Od 27 maja 1990 roku gminy lub miejscowości, będące wsiami (dawniej także miasteczka, osady, gminy wiejskie o miejskich uprawnieniach finansowych, osiedla i gromady) mają możliwość otrzymania statusu miasta na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

W artykule ujęto podstawy prawne, zasady, wymogi oraz okoliczności związane z procesem otrzymywania bądź odzyskiwania statusu miasta (praw miejskich) przez miejscowości w Polsce po 1990 roku.

Nadawanie statusu miasta

Zasady ogólne 
Aby uzyskać lub odzyskać status miasta, miejscowość powinna spełnić większość wymienionych poniżej warunków. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadaniu praw miejskich przemawia szereg argumentów i uwarunkowań:

przestrzenno-urbanistyczne

 posiadanie odpowiedniej infrastruktury techniczno-komunalnej (cała miejscowość musi być zgazyfikowana, zwodociągowana i skanalizowana, posiadać m.in. sieć ciepłowniczą, oczyszczalnię oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów),
 posiadanie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozbudowę przyszłego miasta,
 posiadanie miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych (układ urbanistyczny z rynkiem, zwarta zabudowa typu miejskiego, asfaltowa nawierzchnia ulic, kanalizacja burzowa, chodniki, oświetlenie ulic itp.),
 posiadanie jednoznacznie wykształconego centrum,
 brak zabudowy typu zagrodowego w obszarze zwartej zabudowy,
 brak elementów funkcjonalno-przestrzennych niewłaściwych dla miast (niezwarta zabudowa, rozłogi wiejskie itp.),
 odpowiednie określenie granic nowego miasta (działek);

historyczno-administracyjne

 posiadanie w przeszłości praw miejskich lub stanowienie ważnego ośrodka administracyjnego (zaleta, lecz nie warunek),
 posiadanie dostatecznej liczby instytucji pełniących ponadlokalne miastotwórcze funkcje (kryterium wyjątkowo płynne, zależące głównie od opinii wojewody),
 pełnienie funkcji siedziby gminy (choć dozwala się wyjątki, np. w gminach Bodzanów i Nowe Skalmierzyce, a dawniej także w gminach Święta Katarzyna i Silnowo)
 bycie jedynym miastem w gminie (choć nie ma w Polsce obecnie gminy z dwoma miastami, prawo polskie zakłada, że jednostką pomocniczą gminy może być miasto);
 posiadanie herbu (zaleta, lecz nie warunek).

funkcjonalno-demograficzne

 dotychczasowy wymóg posiadania odpowiedniej liczby ludności (przyjmowany dawniej próg 2000 mieszkańców) nie jest w praktyce przestrzegany od przynajmniej 2010 r. (vide poniżej), a w ostatnich latach nie ma on już żadnego znaczenia, np. w przypadku liczącej zaledwie 500 mieszkańców Wiślicy (2018 r.) lub liczącego 330 mieszkańców Opatowca (2019 r.)
 zatrudnienie 2/3 ludności poza rolnictwem;

polityczne

 poparcie lokalne (poparcie przeważającej liczby mieszkańców projektowanego miasta oraz otaczającej je gminy we wstępnych konsultacjach) – warto tu zaznaczyć, że frekwencja w konsultacjach nie odgrywa roli, np. frekwencja w Radoszycach wynosiła zaledwie 1,86% ludności, w Klimontowie 2,00%, w Pruchniku 4,06%, a Łagowie 8,70%,
 pozytywna opinia wojewody.

Należy jednak zauważyć, że mimo biurokracji, która towarzyszy procesowi nadawania miejscowościom statusu miasta w Polsce, dyskurs ewaluacji rządowych jest zmienny, a kryteria są coraz rzadziej stricte przestrzegane:

Jest to szczególnie widoczne od wygranych w 2015 r. wyborów parlamentarnych przez PiS, którego pryncypia i założenia polityki historycznej zabiegają o przywrócenie tzw. sprawiedliwości dziejowej, w tym restytuowanie małych (nawet bardzo małych) miast zdegradowanych na skutek reformy carskiej z 1869–1870 (np. w przypadku liczącej zaledwie 500 mieszkańców Wiślicy, czy liczącego nieco powyżej 300 mieszkańców Opatowca).

Nadawanie miejscowościom statusu miasta jest postrzegane nie tylko jako element prestiżu i/lub sprawiedliwości historycznej, lecz także jako katalizator wyrównania przestrzennie niespójnego rozwoju społeczno-ekonomicznego i przez to poprawienie obsługi obszarów wiejskich. Niektóre województwa predestynują dlatego formalnie wiejskie choć wysoce zurbanizowane osiedla do roli przyszłych miast, jak np. w przypadku woj. lubelskiego, gdzie w 2000 wytypowano 20 miejscowości do uzyskania statusu miasta do 2030 roku, w tym 15 miast zdegradowanych (Adamów, Bełżec, Garbów, Janów Podlaski, Kurów, Łaszczów, Markuszów, Modliborzyce, Piszczac, Sławatycze, Urszulin, Urzędów, Wisznice, Wojsławice i Żółkiewka) i 5 wsi nie posiadających nigdy praw miejskich (Białopole, Dołhobyczów, Dorohusk, Krzywda i Werbkowice). Jak dotąd (2022) jedynie Łaszczów, Modliborzyce i Urzędów z tej grupy zostały umiastowione; umiastowiono natomiast też 7 innych miejscowości (Goraj, Kamionkę, Lubyczę Królewską, Siedliszcze, Rejowiec, Józefów nad Wisłą i Izbicę).

Lokalne inicjatywy 
Poniżej podano miejscowości pragnące uzyskać lub odzyskać status miasta. Liczba ludności podana została dla miejscowości głównej; w praktyce w granicach wnioskowanego miasta czasami uwzględniane są także inne miejscowości (np. Skierbieszów zgodnie z wnioskiem z 2012 miał obejmować również trzy inne wsie).

Rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu miasta przez MSWiA

Wnioski rozpatrzone pozytywnie 

1 stycznia 2008 odebrany został status miasta gminie miejskiej Szczawnica z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Szczawnica. Był to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

W 2012 nie było wniosków, rok później żaden wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.

1 stycznia 2014 odebrany został status miasta gminie miejskiej Czarna Woda z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Czarna Woda. Był to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

Ponadto 1 stycznia 2015 odebrany został status miasta gminie miejskiej Władysławowo z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Władysławowo. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 odebrano status miasta gminie miejskiej Pieszyce z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Pieszyce. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2017 został odebrany status miasta gminie miejskiej Jastarnia z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Jastarnia. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

W pierwszym projekcie rozporządzenia z 24 lipca w gronie przyszłych miast miał się znaleźć także Chełmiec. Jednak rzetelność przeprowadzonych w 2017 r. w gminie Chełmiec konsultacji społecznych została zakwestionowana, co spowodowało odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok, tzn. do 1 stycznia 2019. 27 stycznia radni zdecydowali, że sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego.

W pierwszym projekcie rozporządzenia z 4 lipca 2018 negatywnie zaopiniowany Lubowidz nie miał się znaleźć w gronie przyszłych miast. Jednak 17 lipca 2018 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zajmowała się rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Resort spraw wewnętrznych i administracji wniósł zatem o poprawkę do rozporządzenia by w wśród miejscowości, które otrzymają status miasta, znalazł się także Lubowidz. Pokierowano się kryteriami takimi jak: wysokie poparcie zarówno mieszkańców Lubowidza (80,7%), jak i pozostałej części gminy (84, 6%) przy bardzo wysokiej frekwencji w konsultacjach (ponad 60%); poparcie wojewody mazowieckiego; prawa miejskie od 1531 roku (a ponieważ był miastem prywatnym, stąd w zabudowie nie wykształcił się rynek); wyraźnie wykształcone centrum (urząd gminy, szkoła, kościół); zwarty obszar zurbanizowany. Zgodnie z zarzutami w ostatecznej formie dokumentu znalazł się Lubowidz.

23 października 2018 MSWiA wydało projekt uzupełniający wydanego w lipcu b.r. rozporządzenia, według którego do grona miast od 1 stycznia 2019 zaliczono dodatkowe 4 miejscowości w woj. świętokrzyskim: Nowy Korczyn, Oleśnicę, Opatowiec i Pacanów.

12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017 przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017 a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019 (a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017). Przyczyną zmiany zdania były: a) brak przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta Chełmcowi, których pierwsza rendycja (w 2017) została zakwestionowana przez część radnych gminy jako nierzetelna, a co z kolei stało się powodem odroczenia nadania statusu miasta Chełmcowi o rok (z 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019); b) kolejne pismo radnych gminy Chełmiec do MSWiA wnioskujące o uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta Chełmcowi z powodu nierzetelnych konsultacji w 2017; c) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (II Wydział Karny) uchylił uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków wójta i przewodniczącego rady gminy Chełmiec w trakcie konsultacji społecznych oraz w sprawie poświadczenia nieprawdy przez tych samych co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach dotyczących zarówno konsultacji, jak i wniosku o nadanie statusu miasta. Żaden z konsultowanych resortów rządowych nie wniósł zastrzeżeń co do projektu rozporządzenia z 12 grudnia 2018. W ostatecznej wersji rozporządzenia korygującego, nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020.

12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017 przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017, a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019 (a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017). W ostateczniej wersji rozporządzenia korygującego (z 27 grudnia 2018), nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020, by ostatecznie pod koniec 2019 r. zrezygnować z nadawania miejscowości praw miejskich.

Wnioski rozpatrzone negatywnie

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta

1993 
  Mstów – w 1993 roku Mstów obchodził 800-lecie istnienia i z okazji tej Rada Gminy podjęła starania o przywrócenie praw miejskich, jednak wniosek został odrzucony.

2000 
  Okuniew – uchwałą nr XI.163.2000 Rady Gminy w Halinowie z 16 marca 2000 podjęto czynności związane z nadaniem praw miejskich miejscowości Okuniew.

2002 
Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

  Parzęczew – We wsi Parzęczew, przy frekwencji 58%: 65% (244) głosów było za, 24% (90) przeciw, a 11% (40) się wstrzymało. W gminie Parzęczew (bez Parzęczewa), przy frekwencji 49%: 75% (1259) głosów było za, 15% (258) przeciw, a 9% (153) się wstrzymało. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, który jednak został rozpatrzony negatywnie.

2007 
  Ustka – Między 5 a 13 czerwca 2007 odbyły się w Ustce konsultacje w sprawie nadania miejscowości Ustka statusu miasta. Powodem tego było podważenie historycznego faktu nadania Ustce praw miejskich przez Niemców 22 marca 1935. W związku z obchodami 70. rocznicy nadania praw miejskich, ustecki dziennikarz-historyk Marcin Barnowski odkrył, że Ustka praw miejskich nigdy nie otrzymała, a jej obecny status miejski jest wynikiem uzurpacji. Nie udało się znaleźć żadnego dokumentu potwierdzającego nadanie Ustce praw miejskich, a data 22 marca 1935 jest zaledwie datą wydania rozporządzenia do ustawy o ustroju gmin, na mocy którego każdy szef gminy obligatoryjnie stał się burmistrzem. Znaczy to, że zmieniła się tylko samorządowa tytulatura, a samo rozporządzenie nie przesądzało o decyzji o nadaniu praw miejskich. Ponadto wydany w 1938 roku wykaz miast Pomorza Środkowego, liczących poniżej 10 tysięcy mieszkańców, nie obejmował Ustki. Ustka nie występuje jako miasto w żadnym międzywojennym wykazie gmin (np. w Amtlisches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich z 1939), a jako miasto pojawia się po raz pierwszy w polskich powojennych źródłach GUS-owskich. Wydarzenie to stało się sensacją historyczną. Pojawiły się propozycje wystąpienia z wnioskiem do premiera o nadanie Ustce praw miejskich. Jednakże według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, takiej potrzeby nie ma, ponieważ w wielu wydanych po 1975 roku aktach prawnych Ustka figuruje jako miasto. Ostatecznie po przeprowadzonej analizie przepisów potwierdzono, że Ustka posiada prawa miejskie przynajmniej od 1 lipca 1976 roku. Przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do uznania, że równocześnie funkcjonowałyby dwie gminy o identycznym statucie prawnym gminy wiejskiej (a więc gmina wiejska i gmina pseudo-miejska), co jest niedopuszczalne. W oparciu o te ustalenia MSWiA stwierdziło, że władze Ustki o nadanie praw miejskich starać się nie muszą.

2008 
Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

  Baranów – w terminie od 20 października do 15 listopada 2008 przeprowadzono jawne głosowanie w sprawie przywrócenia Baranowowi praw miejskich. Konsultacje te rozszerzone później o konsultacje ankietowe w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2009. Brak informacji o wynikach konsultacji lecz Rada Gminy Baranów wniosku nie wysłała do MSWiA.
  Kaźmierz – konsultacje odbyły się w terminie od 1 września do 15 października 2008. We wsi Kaźmierz, przy frekwencji 51,4%: 35,5% (457) głosów było za, 58,2% (749) przeciw, a 6,2% (80) się wstrzymało. W gminie Kaźmierz, przy frekwencji 59,0%: 45,5% (1519) głosów było za, 46,8% (1561) przeciw, a 7,8% (259) się wstrzymało.

2009 
Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

  Korczyna – W gminie Korczyna, przy frekwencji 35% (1676 z 4792 osób uprawnionych do głosowania): 29% (490) głosów było za, 71% (1174) przeciw. W związku z tym zaniechano starania o odzyskanie statusu miasta.

2013 
Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

  Choceń – We wsi Choceń, przy frekwencji 22%: 46,1% (147) głosów było za, 53% (169) przeciw. Mimo to gmina wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, który został rozpatrzony negatywnie.

2015 
Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

  Kamieniec Ząbkowicki – W konsultacjach wzięło w nich udział niecałe 10% uprawnionych mieszkańców, z których większość opowiedziała się za tym, by Kamieniec stał się miastem, składającym się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II
  Mielno – W terminie od 16 września do 15 października odbyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście
  Radoszyce – 1 grudnia 2015 rozpoczęto działania w sprawie przywrócenia praw miejskich Radoszycom
  Siedliszcze – przy 90-procentowym poparciu siedliszczan w konsultacjach, Rada Gminy podjęła decyzję o wystąpienie z wnioskiem o nadanie miejscowości Siedliszcze statusu miasta
  Urzędów – 30 stycznia 2015, na podstawie wyników przeprowadzonych w 2014 roku konsultacji, Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Urzędów statusu miasta wraz z włączoną do granic miasta miejscowością Zakościelne

1 stycznia 2016 miastami zostały: Jaraczewo, Lubycza Królewska, Siedliszcze i Urzędów.

2016 
Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się lub miały się odbyć w trzynastu miejscowościach: Kamieńcu Ząbkowickim, Koźminku, Kurzętniku, Lanckoronie, Mielnie, Morawicy, Opatówku, Radoszycach, Rejowcu, Sokołach, Wiślicy, Wielbarku i Wydminach. Termin nadesłania wniosków do MSWiA upłynął 31 marca 2016. Do końca marca 2016 roku uchwały o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta podjęły rady gmin w: Mielnie, Morawicy, Opatówku i Rejowcu.

  Kamieniec Ząbkowicki – mimo że większość głosujących opowiedziała się za przyznaniem statusu miasta w 2015 roku (455 głosów za, 150 przeciw, 72 wstrzymujących się, przy frekwencji 9,88%); większość radnych jest przeciwna;
  Koźminek – większość mieszkańców opowiedziała się za pozostaniem przy statusie wsi (41% za statusem miasta, 51% przeciw, 8% bez zdania);
  Kurzętnik – rada gminy Kurzętnik jednogłośnie zagłosowała na „tak” dla miasta Kurzętnik; konsultacje z mieszkańcami odbyły się w terminie od 5 do 22 marca; przeciwnych zmianie statusu Kurzętnika było 51,83% głosujących, choć „za” swój głos oddało 39,95% mieszkańców; ostatecznie starania o odzyskanie praw miejskich nie będą podejmowane;
  Lanckorona – konsultacje w całej gminie Lanckorona odbyły się 26 czerwca. W głosowaniu wzięło udział 375 osób, czyli 7% z ponad 4000 uprawnionych. Za przywróceniem praw miejskich opowiedziało się 108 osób (28,8%), przeciwko było 238 osób (63,5%) a 29 osób wstrzymało się (7,7%). Mimo negatywnych wyników i niskiej frekwencji, Rada Gminy miała na lipcowej sesji przegłosować uchwałę, która zezwoliłaby na wystąpienie do rządu z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich dla Lanckorony, co jednak nie nastąpiło. Pierwszym krokiem do uzyskania statusu miasta może być nadanie nazw ulicom w Lanckoronie, co nastąpiło zgodnie z uchwałą XIX/162/16;
  Mielno – na 4150 uprawnionych, w konsultacjach wzięło udział 636 osób (z czego 575 ankiet było ważnych); za nadaniem statusu miasta oddano 534 głosy, przeciwko – 31, a 10 osób wstrzymało się od głosu;
  Morawica – mieszkańcy opowiedzieli się za nadaniem miejscowości gminnej statusu miasta; w konsultacjach udział wzięły 3864 osoby (31,59% uprawnionych), z czego 79% było za, niespełna 15% przeciw, a 6% wstrzymało się;
  Opatówek – głosowało 3705 osób: za było 1955, przeciwko 1475, a wstrzymało się 267 osób;
  Radoszyce – konsultacje w poszczególnych miejscowościach gminy Radoszyce odbyły się w terminie od 7 kwietnia do 4 czerwca 2016. 93% biorących udział w konsultacjach (co stanowiło około 10% uprawnionych do głosowania). Uchwałą XX/115/2016 Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie Radoszycom praw miejskich do wojewody świętokrzyskiego, a następnie do MSWiA. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki wskaźnik miejskości Radoszyc, Radoszyce z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie miastem 1 stycznia 2018;
  Rejowiec – w konsultacjach wzięło udział 69,41% uprawnionych (3755 osób z 5410); 89,8% opowiedziało się za nadaniem statusu miasta, przeciwko było 6,71%, a 3,49% nie miało zdania;
  Sokoły – konsultacje, poprzedzone ogólnym zebraniem gminnym (20 listopada 2016), miały zostać przeprowadzone do 31 grudnia 2016 r., a ogłoszenie wyników miało nastąpić w terminie miesiąca od ich zakończenia. Ponieważ większość mieszkańców Sokół i sąsiednich miejscowości podczas konsultacji byli przeciwni nadaniu praw miejskich miejscowości Sokoły, konsultacje w tej sprawie w pozostałych miejscowościach nie były przeprowadzane.
  Wiślica – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały od 7 listopada do 16 grudnia 2016. Z 4784 uprawnionych do głosowania w referendum udział wzięło 2830 osób (59%), z czego głosów „za” było 2490 (88%), przeciw – 154 (5%), a wstrzymało się 186 głosujących (7%). W samej Wiślicy uprawnionych były 424 osoby, z czego w referendum uczestniczyły 302 (71%). 293 osoby chcą mieszkać w mieście (97% głosujących), 7 osób jest przeciwnego zdania, a 2 osoby nie miały zdania. Mała liczba mieszkańców (niespełna 600) może być najpoważniejszą przeszkodą w odzyskaniu statusu miasta (gdyby ewentualny wniosek spotkał się z pozytywną opinią Rady Ministrów Wiślica stałaby się najmniejszym miastem w Polsce, i przez to precedensem dla innych zdegradowanych miast, których liczba mieszkańców nie przekracza 1000);
  Wielbark – z wnioskiem o rozpoczęcie konsultacji w tej sprawie wystąpiło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej; podpisało go 166 mieszkańców. 14 grudnia 2016 w Urzędzie Gminy Wielbark odbyło się wspólne posiedzenie komisji odnośnie do przywrócenia praw miejskich Wielbarkowi.
  Wydminy – mimo przewagi głosów na „tak” – 906 głosów (na „nie” – 610 głosów przy 127 wstrzymujących się) zadecydowano, że z uwagi na niską frekwencję (30,3%), konsultacje społeczne z mieszkańcami w przedmiotowej sprawie będą przeprowadzone ponownie. W październiku 2016 przeprowadzono kolejne konsultacje, o jeszcze niższym zainteresowaniu; frekwencja w całej gminie wyniosła 7,67%, a w samym sołectwie Wydminy – zaledwie 3,33%.

1 stycznia 2017 miastami zostały: Mielno, Morawica, Opatówek i Rejowiec.

2017 
W 2017 roku konsultacje społeczne w sprawie praw miejskich zostały przeprowadzone w Chełmcu, Józefowie nad Wisłą, Koszycach, Łagowie, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Otyniu, Pierzchnicy, Rakowie, Sannikach, Skarbimierzu-Osiedlu, Szydłowie, Tułowicach, Wielbarku i Wydminach

  Chełmiec – Rada Gminy w Chełmcu uchwałą XXI/405/2016, w oparciu o wcześniej przeprowadzone konsultacje, wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec. 21 lutego 2017 wniosek o zmianę statusu miejscowości Chełmiec został podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy Chełmiec Józefa Zygmunta. W grudniu 2017, już po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie nadania m.in. Chełmcowi statusu miasta, chełmieccy radni zakwestionowali rzetelność przeprowadzenia konsultacji społecznych, po czym powstała awantura w Chełmcu/ Na skutek interwencji radnych Rada Ministrów zmieniła zdanie, publikując 6 grudnia projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. Zmiana została sformułowana jako odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok (tzn. 1 stycznia 2019), co z kolei pozwoli wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności tej regulacji, w tym rzetelne skonsultowanie jej z mieszkańcami. Odroczenie daty zatwierdzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017
  Józefów nad Wisłą – konsultacje społeczne dotyczących przywrócenia praw miejskich Józefowa nad Wisłą odbyły się w terminie od 24 lutego do 5 marca 2017 W Józefowie nad Wisłą na 773 osoby uprawnione do głosowania, w konsultacjach udział wzięło 111 osób (14,36%). 62 osoby głosowały „za” (55,86%), 42 – „przeciw” (37,84%), 6 wstrzymało się, a jeden głos był nieważny. W pozostałych sołectwach gminy na 4787 uprawnionych do głosowania, wypełniono 460 kart (9,61%). Z tej liczby 399 było głosów „za” (86,74%), 44 „przeciw” (9,56%), 16 wstrzymało się (3,48%), a jeden głos był nieważny. Konsultacje spotkały się ze sprzeciwem części mieszkańców twierdzących, że nie zostały przeprowadzone poprawnie, m.in. zostały zakończone przedwcześnie, a zbieranie głosów odbyło się częściowo przez „obwożenie” niezaplombowanej urny między mieszkańcami. Mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie statusu miasta, które zostało odrzucone, a co z kolei zaowocowało zbiórką podpisów w sprawie odwołania wójta i rady gminy. Kwestia nadania statusu miasta była również przedmiotem interpelacji poselskiej pos. Jakuba Kuleszy, który wystąpił do MSWiA w imieniu niezadowolonych mieszkańców Józefowa nad Wisłą. Na skutek interwencji mieszkańców Rada Ministrów zmieniła zdanie, publikując 6 grudnia projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. Zmiana została sformułowana jako odroczenie nadania statusu miasta Józefowowi nad Wisłą o jeden rok (tzn. 1 stycznia 2019), co z kolei pozwoli wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności tej regulacji, w tym rzetelne skonsultowanie jej z mieszkańcami. Jednak podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w MSWiA 14 grudnia 2017, biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań proceduralnych oraz negatywną opinię KWRiST w stosunku do projektu rozporządzenia, MSWiA podjęło decyzję, aby regulacja dotycząca nadania statusu miasta miejscowości Józefów nad Wisłą weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018, czyli bez zmian.
  Klimontów – pod koniec grudnia 2017 roku radni gminni w Klimontowie podjęli intencyjną uchwałę w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Klimontów
  Koszyce – 1 grudnia 2017 Rada Gminy Koszyce uchwałą XVII/159/2017 postanowiła przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Koszyce w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Koszyce statusu miasta. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 20.12.2017r. do 30.01.2018 r.
  Łagów – w oparciu o wcześniej (w 2008 r.) przeprowadzone konsultacje Rada Gminy w Łagowie uchwałą XXXV/306/17 złożyła wniosek o nadanie statusu miasta.
  Nowa Słupia – Uchwałą XLII/72/17 Rada Gminy postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie nadania statusu miasta w terminie 1.01-28.02.2018 r.
  Nowy Korczyn – w efekcie rozmów i spotkań z mieszkańcami Nowy Korczyn, którzy wstępnie przychylnie odnieśli się do planów samorządu, w ciągu roku miały zostać przeprowadzone formalne konsultacje, do czego ostatecznie nie doszło.
  Otyń – zebranie z mieszkańcami wsi Otyń w sprawie przywrócenia miejscowości Otyń statusu miasta odbyło się 27 lutego 2017, a w pozostałych miejscowościach gminy Otyń do 6 marca 2017. Spośród 339 osób, które oddały głos w konsultacjach 271 osób było za, a 35 przeciw nadaniu Otyniowi statusu miasta. Uchwałą XXXVII.31.2017 z 30 marca 2017 Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem o nadanie statusu miasta.
  Pierzchnica – przeprowadzenie konsultacji zaplanowano w dniach od 1 maja do 30 czerwca 2017 r. W konsultacjach wzięły udział 1933 osoby tj. 51,4% dorosłych mieszkańców gminy. Za przywróceniem praw miejskich Pierzchnicy opowiedziały się 1772 osoby tj. 91,7% głosujących, przeciw było 76 osób (3,9%), a wstrzymało się od głosu 85 osób (4,4%). W samej Pierzchnicy frekwencja w konsultacjach wyniosła 64,5% (552 osoby). Za przywróceniem praw miejskich było 93,7% (517 osób), przeciw było 2,7% (15 osób), a wstrzymało się 3,6% (20 osób). Uchwałą XXVI/72/17 Rada Gminy wystąpiła o nadanie Pierzchnicy statusu miasta.
  Raków – 25 czerwca 2017 podczas uroczystości 450. rocznicy lokacji Rakowa, senator Krzysztof Słoń zaopiniował, że warto starać się o przywrócenie praw miejskich, zarówno jako atut gospodarczo-rozwojowy, jak i element sprawiedliwości dziejowej.
  Sanniki – W konsultacjach udział wzięło 56,3% uprawnionych (2869 osób z 5095 uprawnionych). Za nadaniem statusu miasta opowiedziało się 2145 osób (74,7% głosujących), a przeciwnych było 394 głosujących (13,7%). 330 osób wstrzymało się od głosu. W Sannikach spośród 1695 uprawnionych głos oddało 1040 osób (61,3%), z czego: oddano 848 głosów za (81,5%), 46 przeciw, a 146 wstrzymało się od wyrażenia opinii. Brak informacji o formalnym złożeniu wniosku.
  Skarbimierz-Osiedle – przeprowadzenie konsultacji zaplanowano w terminie 6.11.2017-8.01.2018r.
  Szydłów – przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statusu miasta odbyły się w terminie od 15 maja do 31 lipca 2017 r. 79,36% mieszkańców gminy Szydłów opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich Szydłowowi przy frekwencji 54,88% (w tym 81,97% mieszkańców Szydłowa przy frekwencji 61,41%). 23 listopada 2017 postanowiono wystąpić z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Szydłów.
  Tułowice – w gminie Tułowice udział w konsultacjach wzięło 1851 osób. Z tej liczby: 95,57% osób zagłosowało „za”. 3,57% – „przeciw” a 0,87% mieszkańców wstrzymało się od głosu. W samych Tułowicach oddano 70,39% głosów. Na mocy uchwały XXXIII/179/17 Rada Gminy Tułowice złożyła wniosek o nadanie statusu miasta.
  Wielbark – konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 20–25 i 29 września 2017 r. W konsultacjach udział wzięło 2735 osób (52,64% uprawnionych), z czego 2027 osób było za (74,11%), 559 przeciw (20,44%), 141 wstrzymało się, a 11 głosów było nieważnych. W Wielbarku uczestniczyło 1098 osób (46,47% uprawnionych), z czego: „za” oddano 758 głosów (69,03%), „przeciw” było 280 (25,5%), a 59 wstrzymało się (3,7%)
  Wydminy – 28 marca 2017 Rada Gminy Wydminy pozytywnie zaopiniowała starania w sprawie nadania statusu miasta Wydminom, uchwalając (Uchwała XXXI/218/2017) postanowienie o wystąpieniu do MSWiA z odpowiednim wnioskiem, co nastąpiło 30 marca 2017. Wojewoda warmińsko-mazurski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Gminy o nadaniu wsi praw miejskich, powołując się na nieprawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne, choć w ocenie wójta, wszystkie formalności w tej sprawie zostały spełnione.

Czas składania wniosków minął w marcu 2017 roku, aby uzyskać status miasta 1 stycznia 2018. Starania o nadanie/przywrócenie statusu miasta (także na podstawie pozytywnych wyników konsultacji z 2016 roku) podjęło w tym celu dziewięć miejscowości: Chełmiec, Józefów nad Wisłą, Łagów Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice, Wiślica i Wydminy.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 24 lipca 2017 wstępnie zarządziła o nadaniu statusu miasta ośmiu z nich; jedynie wniosek Wydmin został odrzucony. Na początku grudnia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zostało podważone. Mieszkańcy Józefowa i chełmieccy radni zakwestionowali rzetelność przeprowadzenia konsultacji społecznych, co przyczyniło się do lokalnych awantur w Józefowie i Chełmcu (vide powyżej). Na skutek tych interwencji Rada Ministrów zmieniła zdanie, publikując 6 grudnia projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. Zmiana polegać miała na odroczeniu nadania statusu miasta obu miejscowościom o rok (tzn. 1 stycznia 2019), co z kolei miałoby pozwolić wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności tej regulacji, w tym rzetelne skonsultowanie jej z mieszkańcami. Jednak podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 14 grudnia 2017, MSWiA podjęło decyzję, aby wykreślić Józefów nad Wisłą z projektu regulacyjnego. Tak więc odroczenie daty dotyczyć będzie już tylko samego Chełmca, co zostało zatwierdzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017. W związku z powyższymi interwencjami, z dniem 1 styczniem 2018, w Polsce powstanie siedem nowych miast, a losy Chełmca zostaną ponownie rozpatrzone.

Pozytywne zaopiniowanie wniosku Wiślicy oznacza, że 1 stycznia 2018 Wiślica stała się najmniejszym miastem Polski z 503 mieszkańcami, wypierając dotychczasowe Wyśmierzyce (920 mieszkańców w 2016 roku) o 45%. Również pozytywne zaopiniowanie wniosku Józefowa nad Wisłą utworzyło kolejne (piąte) miasto w Polsce poniżej tysiąca ludności (oprócz Wyśmierzyc do tej grupy należą obecnie także Działoszyce i Suraż).

2018 
  Bogoria – Rada Gminy Bogoria przyjęła 15 maja 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu „upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Bogorii, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Brak informacji czy odpowiednie konsultacje zostały przeprowadzone w gminie Bogoria.
  Cegłów – kwestia odzyskania praw miejskich jest obecnie rozważana przez władze gminy Cegłów
  Chełmiec – w 2018 r. zostanie sprawdzona rzetelność przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych, co spowodowało odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok (tzn. do 1 stycznia 2019). 27 stycznia radni zdecydowali, że sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa rzekomo źle przeprowadzonych konsultacji została rozpatrywana w prokuraturze, a żaden właściwy organ nie wydał negatywnej opinii na temat tych konsultacji. W związku z tym, podczas sesji gminnego samorządu 26 czerwca 2018 radni podjęli decyzję o podtrzymaniu w całości wniosku i opinii lokalnego samorządu w sprawie przekształcenia wsi w miasto. Oznacza to też, że nowe konsultacje nie będą przeprowadzane. Ostatecznie trzynastu radnych poparło wniosek, a ośmiu zagłosowało przeciw, przez co uchwała została przyjęta. 12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017 przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017 a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019 (a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017). Przyczyną zmiany zdania były: a) brak przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta Chełmcowi, których pierwsza rendycja (w 2017) została zakwestionowana przez część radnych gminy jako nierzetelna, a co z kolei stało się powodem odroczenia nadania statusu miasta Chełmcowi o rok (z 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019); b) kolejne pismo radnych gminy Chełmiec do MSWiA wnioskujące o uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta Chełmcowi z powodu nierzetelnych konsultacji w 2017; c) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (II Wydział Karny) uchylił uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków wójta i przewodniczącego rady gminy Chełmiec w trakcie konsultacji społecznych oraz w sprawie poświadczenia nieprawdy przez tych samych co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach dotyczących zarówno konsultacji, jak i wniosku o nadanie statusu miasta. Żaden z konsultowanych resortów rządowych nie wniósł zastrzeżeń co do projektu rozporządzenia z 12 grudnia 2018. W ostatecznej wersji rozporządzenia korygującego, nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020.
  Dobrzeń Wielki – po nadaniu pobliskim Tułowicom praw miejskich oraz w obawie przed włączeniem do Opola wójt Henryk Wróbel zapowiedział, że pomysł nadania Dobrzeniowi Wielkiemu praw miejskich przedstawi radnym oraz mieszkańcom gminy.
  Goraj – 21 listopada 2018 podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Goraj, wójt Antoni Łukasik nakreślił w ramach planu działania na przyszłą kadencję „przeprowadzenie konsultacji społecznych i w przypadku ich pozytywnego rozstrzygnięcia podjęcie działań zmierzających do odzyskania praw miejskich dla Goraja”.
  Iwaniska – 23 lipca 2018 wójt gminy Iwaniska, Marek Staniek, oświadczył, że za kilka lat Iwaniska będą pretendowały do tego, aby odzyskać prawa miejskie.
  Kazimierz Biskupi – 5 czerwca 2018 wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski zapowiedział konsultacje społeczne w sprawie odzyskania przez Kazimierz Biskupi praw miejskich.
  Klimontów – w terminie od 5 kwietnia do 30 czerwca 2018 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Klimontów. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Klimontów (frekwencja 5,0% = 341 osób): za 78,3%, przeciw 17,6%; wstrzymało się 4,1%; b) miejscowość Klimontów (frekwencja 2,0% = 33 osoby): za 90,9%, przeciw 9,1%; wstrzymało się 0,0%; gmina Klimontów bez miejscowości Klimontów (frekwencja 5,9% = 308 osób): za 76,9%, przeciw 18,5%; wstrzymało się 4,5%. Mimo ekstremalnie niskiego zainteresowania mieszkańców – w gminie zagłosowało zaledwie 5%, a w Klimontowie 2% upoważnionych – 17 października 2018 odbędzie się LVII sesja Rady Gminy, w porządku której podjęta zostanie uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA o nadanie miejscowości Klimontów statusu miasta
  Koszyce – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 20 grudnia 2017 do 30 stycznia 2018. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Koszyce (frekwencja 68,8% = 3180 osób): za 73%, przeciw 21%; wstrzymało się 6%; b) miejscowość Koszyce (frekwencja 59,9% = 411 osób): za 64,7%, przeciw 25,8%; wstrzymało się 9,5%; gmina Koszyce bez miejscowości Koszyce (frekwencja 70% = 2769 osób): za 73,7%, przeciw 20,4%; wstrzymało się 5,9%. Tadeusz Polak, pełnomocnik do spraw konsultacji, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na podjętą uchwałę Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z 1 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji jako naruszającą przepisy prawa, wnosząc o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały. Skarga ta została odrzucona przez sąd administracyjny.
  Koźminek – mimo nieudanych konsultacji lokalnych w 2016 roku, wójt gminy Koźminek, Zenon Kiczka, namawiał na uroczystym spotkaniu 11 lutego 2018 do starania się o odzyskanie praw miejskich utraconych w XIX wieku za sprawą rosyjskich zaborców. Podkreślał, że Koźminek, wbrew ogólnoeuropejskim trendom cywilizacyjnym, zwiększa swoją populację. Zaprezentował też mieszkańcom Koźminka szereg korzyści wynikających z bycia miastem, zachęcając do działań na rzecz uzyskania praw miejskich.
  Lubowidz – 16 stycznia 2018 radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta Lubowidzowi; konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15 lutego do 15 marca 2018; do granic administracyjnych ewentualnego miasta planowane jest włączenie Galumina, Pątek oraz Dziw. Uchwałą 306/LV/2018 z dnia 28.03.2018 r. Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem o nadanie Lubowidzowi statusu miasta.
  Nowe Miasto – 13 sierpnia 2018 wójt gminy Nowe Miasto wypowiedział się o działaniach, które w dalszej perspektywie mogą umożliwić przywrócenie praw miejskich Nowemu Miastu, które straciło po Powstaniu Styczniowym. Zaznaczył jednak, że w niektórych sferach jako wieś Nowe Miasto może liczyć na dodatkowe środki i bilans korzyści należy rozpatrzyć.
  Nowa Słupia – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 1 stycznia do 28 lutego 2018. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Nowa Słupia (frekwencja 6,73% = 523 osoby): za 94,58% (523 osoby), przeciw 4,34% (24 osoby); wstrzymało się 1,08% (6 osób); b) miejscowość Nowa Słupia (frekwencja 9,42% = 110 osób): za 91,82% (101 osób), przeciw 8,18% (9 osób); wstrzymało się 0% (0 osób). Uchwałą XLIX/25/18 z dnia 7 marca 2018 Rada Gminy złożyła wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Nowa Słupia. Jeśli decyzja Prezesa Rady Ministrów będzie pozytywna, od 1 stycznia 2019 roku Nowa Słupia po 150 latach znów stanie się miastem.
  Nowy Korczyn – W efekcie rozmów i spotkań z mieszkańcami Nowy Korczyn, którzy wstępnie przychylnie odnieśli się do planów samorządu, w ciągu roku miały zostać przeprowadzone formalne konsultacje. Rada Gminy Nowy Korczyn przyjęła 26 lutego 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu „upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Nowemu Korczynowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje odbyły się w terminie od 9 lipca do 10 sierpnia 2018. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Nowy Korczyn (frekwencja 23,1% = 1173 osoby): za 84,5%, przeciw 9,8%; wstrzymało się 5,4%; b) miejscowość Nowy Korczyn (frekwencja 25,9% = 213 osób): za 80,3%, przeciw 13,6%; wstrzymało się 6,1%; gmina Nowy Korczyn bez miejscowości Nowy Korczyn (frekwencja 21,9% = 960 osób): za 88,6%, przeciw 9,2%; wstrzymało się 5,4%. Licząc na odzyskanie praw miejskich „skróconą” ścieżką legislacyjną (patrz niżej), tzn. 1 stycznia 2019, wójt Nowego Korczyna złożył 31 sierpnia 2018 wniosek w MSWiA.
  Oleśnica – Rada Gminy Oleśnica przyjęła 27 lipca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu „upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Oleśnicy, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Stanowisko przekazano premierowi Mateuszowi Morawieckiemu a 13 września 2018 wydano odpowiednią uchwałę odnośnie do konsultacji społecznych. Konsultacje odbyły się w terminie od 28 września do 3 października 2018 a wyniki prezentują się następująco: a) gmina Oleśnica (frekwencja 41,14% = 1335 osób): za 79,40% (1060 osób), przeciw 13,86% (185 osób); wstrzymało się 6,74% (90 osób); b) miejscowość Oleśnica (frekwencja 40,09% = 617 osób): za 85,57% (528 osób), przeciw 10,05% (62 osób); wstrzymało się 4,38% (27 osób); gmina Oleśnica bez miejscowości Oleśnica (frekwencja 42,09% = 718 osób): za 74,09% (532 osób), przeciw 17,13% (123 osoby); wstrzymało się 8,78% (63 osoby). W związku z powyższym Rada Gminy Oleśnica podjęła 4 października 2018 uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania liczącej 1853 mieszkańców Oleśnicy praw miejskich.
  Opatowiec – Rada Gminy Opatowiec przyjęła 28 marca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu „upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Opatowcowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. 21 czerwca 2018 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia procedury związanej z nadaniem Opatowcowi statusu miasta a konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 16 do 25 lipca 2018. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Opatowiec (frekwencja 55,80% = 1645 osób): za 89,24%, przeciw 4,92%; wstrzymało się 5,84%; b) miejscowość Opatowiec (frekwencja 67,96% = 193 osób): za 98,45%, przeciw 1,04%; wstrzymało się 0,52%; gmina Opatowiec bez miejscowości Opatowiec (frekwencja 54,50% = 1452 osób): za 88,02%, przeciw 5,44%; wstrzymało się 6,54% Gdyby Opatowiec otrzymał status miasta stałby się najmniejszym miastem Polski (ma 320 mieszkańców), wypierając Wiślicę, która status ten uzyskała 1 stycznia 2018 licząc 500 mieszkańców. 16 sierpnia wniosek został przesłany do MSWiA. Podczas wizyty posła Michała Cieślaka w Opatowcu 20 września poruszony był temat przywrócenia praw miejskich dla Opatowca. Poseł wskazał, że procedura została już zakończona, cała dokumentacja znajduje się u Prezesa Rady Ministrów, a według ostatnich informacji z MSWiA wynika, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo uroczystego dokonania tego aktu w 100-lecie odzyskania niepodległości z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019.
  Pacanów – 9 lutego 2018, podczas sesji Rady Gminy Pacanów, radni podjęli uchwałę w której upoważnili wójta do rozpoczęcia starań o odzyskanie praw miejskich. Rada Gminy Pacanów przyjęła 23 marca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu „upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Pacanowowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje zostały ogłoszone na od 8 do 25 marca 2018; termin ten przedłużono później do 8 kwietnia 2018. Wyniki prezentują się następująco, przy frekwencji 34,2% (zagłosowało 2167 osób spośród 6339 uprawnionych): za 85,9% (1861 osób), przeciw 5,2% (112 osób); wstrzymało się 8,9% (194 osoby). Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pierwszy możliwy termin, by Pacanów został miastem w normalnym trybie to 1 stycznia 2020 roku, a „skróconą” ścieżką legislacyjną już 1 stycznia 2019.
  Pierzchnica – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2017 roku postanowiono wystąpić w 2018 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Pierzchnica.
  Skarbimierz-Osiedle – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 6 listopada 2017 do 8 stycznia 2018. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Skarbimierz (frekwencja 67% = 4194 osoby): za 94% (3945 osób), przeciw 4% (172 osoby); wstrzymało się 2% (72 osoby); głosy nieważne 0% (5 osób); b) miejscowość Skarbimierz-Osiedle (frekwencja 61% = 1049 osób): za 95% (1001 osób), przeciw 3% (34 osoby); wstrzymało się 1% (13 osób); głosy nieważne 0% (1 osoba) Opowiedziało się za nadaniem Skarbimierzowi-Osiedlu praw miejskich. Do końca marca 2018 stosowny wniosek w tej sprawie zostanie złożony do MSWiA. Wniosek Rady Gminy został negatywnie zaopiniowany przez Wojewodę Opolskiego, wskazującego m.in. na niską liczbę ludności i brak cech miasta.
  Sobków – Rada Gminy Sobków przyjęła 28 marca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu „upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Sobkowowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Brak informacji czy odpowiednie konsultacje zostały przeprowadzone w gminie Sobków.
  Szydłów – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2017 roku postanowiono wystąpić w 2018 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Szydłów.
  Wielbark – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2017 roku, postanowiono wystąpić w 2018 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Wielbark. Wniosek został przekazany w marcu do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, za pośrednictwem którego trafi do MSWiA.
  Wodzisław – Rada Gminy Wodzisław przyjęła 26 kwietnia 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu „upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego” (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Wodzisławowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Brak informacji czy odpowiednie konsultacje zostały przeprowadzone w gminie Wodzisław.
  Wojsławice – w związku z licznymi przemianami infrastrukturalnymi w miejscowości (m.in. budową ratusza i rewitalizacją rynku) wyłoniła się myśl przywrócenia praw miejskich Wojsławicom. Według wójta Henryka Gołębiowskego, najpierw nadrabiamy zaległości w infrastrukturze, zabiegamy i tworzymy podmioty ponadgminne, przeprowadzamy konsultacje z mieszkańcami, a później staramy się o status miasta dla Wojsławic. Wójt planuje, że konsultacje społeczne odbędą się najwcześniej w 2019 roku aby najpóźniej z początkiem 2021 roku Wojsławice stały się miastem. Jeżeli uda się rok wcześniej, odzyskanie praw miejskich miałoby miejsce w 580. rocznicę pierwszego umiastowienia Wojsławic. Do obrębu Wojsławic planowane jest dołączenie kilku sąsiednich sołectw: Witoldów, Stadarnię, Partyzancką Kolonię i Wojsławice Kolonię.

Termin nadsyłania wniosków do MSWiA na rok 2019 upłynął z dniem 31 marca 2018. Stosowne wnioski w tej sprawie wysłały do tej pory: Koszyce, Lubowidz, Nowa Słupia, Pierzchnica, Skarbimierz-Osiedle, Szydłów i Wielbark. Rada Ministrów rozporządzeniem z 25 lipca 2018 wstępnie zarządziła o nadaniu statusu miasta sześciu z nich; jedynie wniosek Skarbimierza-Osiedla został odrzucony. O przywrócenie statusu miasta w 2019 roku, choć w trybie „fast track” (patrz niżej), starają się też Bogoria, Klimontów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Sobków i Wodzisław. Władze tych miejscowości (oprócz Klimontowa) podjęły wspólną inicjatywą w formie specjalnych apeli w sprawie przywrócenia praw miejskim miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apele te spotkały się ze wsparciem regionalnych parlamentarzystów, a w konsekwencji na ich podstawie MSWiA wszczęło procedurę nadania statusu miasta tym miejscowościom. 11 listopada 2018 ma być opublikowana uzupełniająca lista miejscowości, którym przywrócony zostanie status miasta w 2019 roku. Cztery z nich podjęły się przeprowadzenia konsultacji społecznych i wydania pozytywnych opinii Rady Gminy, w czego następstwie MSWiA wydało 23 października projekt uzupełniający wydane w lipcu rozporządzenie, według którego do grona miast od 1 stycznia 2019 zaliczono dodatkowe cztery miejscowości w woj. świętokrzyskim: Nowy Korczyn, Oleśnicę, Opatowiec i Pacanów. Ponadto, do nadania statusu miasta 1 stycznia 2019 na podstawie już wydanej uchwały predestynowany jest Chełmiec (patrz wyżej), lecz 12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt (wchodzący w życie 31 grudnia 2018) zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017 przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017 a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019, a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017 (patrz powyżej).

Status miasta w trybie ekspresowym w setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (2019), podjęto dyskusję o wprowadzeniu „szybkiej” ścieżki legislacyjnej w celu przywrócenia praw miejskich miastom zdegradowanym w ramach reformy carskiej z 1869–1870. Już w maju 2017 poseł Bogdan Latosiński złożył stosowną interpelację twierdząc, że przywracanie praw miejskich miastom zdegradowanym wpisuje się w pryncypia i założenia polityki historycznej prowadzonej przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, której celem jest przywrócenie pamięci o polskich bohaterach, a [co] w praktyce jest (...) obecnie realizowane poprzez działania instytucji państwa polskiego. Zgodnie z założeniami inicjatywy pozwoliłoby to pominąć wszystkie przewidziane w tym względzie procedury, a symboliczne nadanie statusu w setną rocznicę niepodległości i 155. rocznicę Powstania Styczniowego byłoby okazją do zadośćuczynienia wyrządzonych krzywd polskiemu narodowi. Według wójta gminy Nowy Korczyn, Pawła Zagai, Przywrócenie statusu miasta powinno nastąpić z inicjatywy i na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Po wyrażeniu zgody przez miejscową radę gminy, jednak bez konieczności spełniania dotychczasowych procedur i ustawowych wymogów (...). Byłoby to zadośćuczynienie wyrządzonym krzywdom, a także znakomitym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Według senatora Krzysztofa Słonia inicjatywa warta jest uwagi, a przywrócenia dawnym miastom status miasta byłoby symbolicznym zrzuceniem jarzma zaborów. Artur Gierada, świętokrzyski poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że parlamentarzyści powinni wspierać mieszkańców w staraniach o odzyskanie praw miejskich (...), szczególnie tych miasteczek, które kiedyś historycznie takie prawa posiadały. Robert Jaworski, burmistrz Chęcin, uważa, że „droga na skróty” to w tym przypadku dobry pomysł, ponieważ kara cara cały czas ciąży na tych miasteczkach. Poseł Krzysztof Lipiec opowiedział się publicznie za rozwiązaniem, które umożliwiłoby przywrócenie praw miejskich, zabranych „za karę” przez rosyjskiego zaborcę, a apel ma zostać przekazany premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 27 lutego 2018 Radio Kielce zorganizowało audycję na temat automatycznego przywracania praw miejskich. 23 października 2018 została opublikowana lista miejscowości kwalifikujących się do przywrócenia statusu miasta w trybie fast track. Ostatecznie MSWiA powiadomiło 28 grudnia 2018, że z dniem 1 stycznia 2019 w Polsce przybędzie 10 nowych miast, czyli te wytłuszczone powyżej, lecz bez Chełmca, którego nadanie statusu miasta odroczono o kolejny rok, do 1 stycznia 2020.

Warto przypomnieć, że spośród zdegradowanych w 1870 roku 336 miast (licząc tylko te w granicach III RP), 154 pozostaje nadal (w 2019 roku) bez praw miejskich lub stanowi niesamodzielne części innych miast:

2019 
  Bakałarzewo – 7 listopada 2019 wójt gminy Bakałarzewo Tomasz Naruszewicz dyskutował możliwości przywrócenia Bakałarzewu praw miejskich.
  Banie – 15 marca 2019 radni gminy Banie jednogłośnie zagłosowali za projektem rozpoczęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta. Na sesji w dniu 15 maja 2019 r. Rada Gmina Banie podjęła uchwałę o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie nadania Baniom statusu miasta. Banie były miastem od średniowiecza do 1945 roku i dziś mają 1873 mieszkańców, znacznie więcej niż niektóre miasta w powiecie gryfińskim (Cedynia, Moryń itd.). 24 czerwca 2019 ogłoszono uchwałę w tej sprawie. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Banie (frekwencja 13,44% = 829 osób z 6168): za 92,76% (769 osób), przeciw 4,95% (41 osób); wstrzymało się 2.29% (19 osób); b) sołectwo Banie (frekwencja 9,94% = 185 osób z 1862): za 91,89% (170 osób), przeciw 7,03% (13 osób); wstrzymało się 1,08% (2 osoby); c) gmina Banie bez sołectwa Banie (frekwencja 14,96% = 644 osób z 4306 osób): za 93,01% (599 osób), przeciw 4,35% (28 osób); wstrzymało się 2,64% (17 osób).
  Bolimów – W Bolimowie toczą się dyskusje na temat odzyskania praw miejskich. Gmina Bolimów opublikowała 3 października 2019 ankietę sondażową w tej sprawie do mieszkańców. Pomysł poparła spora część mieszkańców, a władze gminy Bolimów nie wykluczają podjęcia starań o przywrócenie miejscowości praw miejskich, odebranych Bolimowowi przed 150 laty.
  Budzyń – 29 października 2019 Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę o rozpoczęciu konsultacji w sprawie odzyskania statusu miasta dla Budzynia na wniosek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Termin konsultacji to przełom grudnia 2019 i stycznia 2020.
  Chełmiec – w 2018 r. miała zostać sprawdzona rzetelność przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych, co spowodowało odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok (tzn. do 1 stycznia 2019). W związku z kolejnymi kontrowersjami dotyczącymi procesu nadania statusu miasta (patrz powyżej), nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020. 29 listopada 2019 ukazał się projekt rozporządzenia kasującego i to kolejne odroczenie. Ostatecznie pod koniec 2019 zrezygnowano kompletnie z nadania Chełmcowi praw miejskich.
  Czerwińsk nad Wisłą – po nadaniu pobliskim Sannikom praw miejskich w Czerwińsku ożywiła się dyskusja na temat przywrócenia dawnemu miastu praw miejskich w 150. rocznicę ich pozbawienia. Konsultacje z mieszkańcami odbyły się między 12 do 28 lutego 2019. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Czerwińsk nad Wisłą (frekwencja 21,2% = 1625 osób; w tym 99 nieważnych głosów = 6,1% ogółu): za 90,7%, przeciw 4,8%; wstrzymało się 4,5%; b) sołectwo Czerwińsk nad Wisłą (frekwencja 44,8% = 462 osób; w tym 15 nieważnych głosów = 3,2% ogółu): za 96,2%, przeciw 2,2%; wstrzymało się 1,6%; c) gmina Czerwińsk nad Wisłą bez sołectwa Czerwińsk nad Wisłą (frekwencja 17,6% = 1163 osób; w tym 84 nieważnych głosów = 7,2% ogółu): za 88,4%, przeciw 5,9%; wstrzymało się 5,7%. 27 marca rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Czerwińskowi statusu miasta. 12 kwietnia 2019 Adam Bielan, wicemarszałek Senatu IX kadencji, na ręce włodarza gminy w Czerwińsku przekazał list intencyjny w sprawie poparcia działań mieszkańców zmierzających do odzyskania praw miejskich.
  Goraj – na sesji Rady Gminy Goraj w dniu 30.05.2019 r. radni zobowiązali wójta do podjęcia działań związanych z przywróceniem Gorajowi praw miejskich. Planowane jest również przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Goraja, a podczas następnej sesji Rady Gminy radni podejmą uchwałę w tej sprawie. Konsultacje odbyły się w terminie od 1 sierpnia do 20 września 2019. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Goraj (frekwencja 48,10% = 1672 osób): za 96,95%, przeciw 1,32%; wstrzymało się 1,73%; b) sołectwo Goraj (frekwencja 58,52% = 786 osób): za 96,96%, przeciw 0,65%; wstrzymało się 2,39%; 1 października wniosek o nadanie praw miejskich Gorajowi został złożony.
  Kamieniec Ząbkowicki – W poprzedniej kadencji gmina Kamieniec Ząbkowicki starała się o nadanie praw miejskich; przeprowadzono konsultacje wśród mieszkańców z pozytywnym wynikiem, lecz poprzednia Rada Gminy konsekwentnie odrzucała projekt uchwały. Na lutowej sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki ponownie podniesiony został temat praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. Wójt Marcin Czerniec zadeklarował ponowne wszczęcie niezbędnych procedur i konsultacji, tak by w 2021 roku Kamieniec był już miastem. Uchwałą VI/45/2019 Rada Gminy zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. Konsultacje rozpoczęły się 17 kwietnia 2019 w miejscowości Doboszowice. 28 października odbyło się ostatnie zebranie konsultacyjne w sprawie praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego, a znakomita większość mieszkańców podczas ogólnogminnych konsultacji opowiedziała się za tym pomysłem: a) gmina Kamieniec Ząbkowicki (frekwencja 10,52% = 707 osób z 6719; w tym 32 nieоddane głosy spośród obecnych na konsultacjach = 4,52% ogółu): za 65,77% (465 osób), przeciw 18,39% (130 osób); wstrzymało się 11,32% (80 osób); b) sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I i II (frekwencja 6,15% = 233 osoby z 3786; w tym 9 nieоddanych głosów spośród obecnych na konsultacjach = 3,86% ogółu): za 68,24% (159 osób), przeciw 23,61% (55 osób); wstrzymało się 4.29% (10 osób); c) gmina Kamieniec Ząbkowicki bez sołectw Kamieniec Ząbkowicki I i II (frekwencja 16,16% = 474 osoby z 2933; w tym 23 nieоddane głosy spośród obecnych na konsultacjach = 4,85% ogółu): za 64,56% (306 osób), przeciw 15,82% (75 osób); wstrzymało się 14,77% (70 osób).
  Klimontów – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2018 roku postanowiono wystąpić w 2019 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta Klimontowowi. Podjęta uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez wojewodę świętokrzyskiego, a władze spodziewają się, że utracone przez Klimontów w 1870 roku prawa miejskie zostaną przywrócone od 1 stycznia 2020, po 150 latach.
  Kołbiel – 8 grudnia 2019 wójt gminy Kołbiel Adam Budyta zadeklarował rozpoczęcie działań zmierzających do odzyskania praw miejskich dla Kołbieli, tak aby w 490 rocznicę nadania praw miejskich, czyli 2 lutego 2023 roku, Kołbiel znów była miastem.
  Kurzelów – Ukazanie się monografii D. Kaliny o dziejach Kurzelowa w listopadzie 2019 wiąże się z deklaracją zachęty kurzelowian do przywrócenia praw miejskich, utraconych za sprawą ukazu carskiego z 1869.
  Lututów – 28 lutego 2019 Radni Rady Gminy w Lututowie jednogłośnie przyjęli uchwałę na mocy której zostały przeprowadzone do 21 marca 2019 konsultacje dotyczące wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie miejscowości Lututów statusu miasta. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Lututów (frekwencja 59,81% = 2747 osób): za 80,8%, przeciw 12,9%; wstrzymało się 6,3%; b) sołectwo Lututów (frekwencja 56,3% = 1263 osoby): za 70,4%, przeciw 22,6%; wstrzymało się 7,0%; c) gmina Lututów bez sołectwa Lututów (frekwencja 63,2% = 1484 osoby): za 89,8%, przeciw 4,6%; wstrzymało się 5,7%. Na początku maja 2019 wojewoda łódzki poparł wniosek Lututowa.
  Odrzywół – obecnie rozpatrywane są możliwości przywrócenia praw miejskich Odrzywołowi.
  Olsztyn – 1 czerwca 2019 podczas spotkania Arcybiskupa Stanisława Nowaka z Wójtem Gminy Olsztyn Tomaszem Kucharskim, Metropolita Częstochowski zachęcał wójta, aby rozpocząć starania o przywrócenie Olsztynowi praw miejskich, które miejscowość utraciła po powstaniu styczniowym.
  Piątek – władze gminy Piątek od wielu lat czyniły starania aby móc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich Piątkowi; w 2020 roku przypada 150. rocznica odebrania praw miejskich, co władze uznały za dobrą porę. Konsultacje z mieszkańcami w formie bezpośredniej odbyły się od 20 lutego do 20 marca 2019, kiedy to pełnomocnicy ds. konsultacji odwiedzili mieszkańców w ich domach, zbierając podpisy na listach konsultacyjnych. Ponadto 3 i 10 marca 2019 było to też możliwe w Urzędzie Gminy. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Piątek (frekwencja 65,5% = 3231 osób): za 88,2%, przeciw 7,6%; wstrzymało się 4,2%; b) sołectwo Piątek (frekwencja 56,9% = 848 osób): za 88,1%, przeciw 8,1%; wstrzymało się 3,8%; c) gmina Piątek bez sołectwa Piątek (frekwencja 69,3% = 2383 osoby): za 88,3%, przeciw 7,4%; wstrzymało się 4,3%. 27 marca 2019 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Piątkowi statusu miasta.
  Raczki – 11 czerwca 2019 wójt gminy Raczki Andrzej Szymulewski oświadczył, że w perspektywie 5–8 lat będzie ubiegał się o przywrócenie praw miejskich dla Raczek.
  Skarbimierz-Osiedle – 11 marca 2019 Rada Gminy Skarbimierz podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle, pomimo negatywnej opinii MSWiA w związku z zeszłorocznym wnioskiem Skarbmierza-Osiedla w tej samej sprawie. Mimo negatywnej opinii MSWiA, władze Skarbimierza podęły w listopadzie 2019 trzecią próbę nadania miejscowości statusu miasta.
  Solec nad Wisłą – 3 października 2019 wydano uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Solec nad Wisłą (frekwencja 22,87% = 977 osób z 4271): za 96,82% (946 osób), przeciw 1,43% (14 osób); wstrzymało się 1,74% (17 osób); b) sołectwo Solec nad Wisłą (frekwencja 28,55% = 203 osób z 711): za 98,52% (200 osób), przeciw 0,98% (2 osoby); wstrzymało się 0,49% (1 osoba); c) gmina Solec nad Wisłą bez sołectwa Solec nad Wisłą (frekwencja 21,74% = 774 z 3560 osób): za 96,38% (746 osób), przeciw 1,55% (12 osób); wstrzymało się 2.07% (16 osób).
  Strzegowo – 15 lutego 2019 Rada Gminy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na ten temat nadania Strzegowu statusu miasta. Konsultacje trwały od 5 do 18 marca. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Strzegowo (frekwencja 25,5% = 1836 osób; w tym 5 nieważnych głosów = 0,3% ogółu): za 32,2%, przeciw 63,7%; wstrzymało się 3,9%; b) sołectwo Strzegowo (frekwencja 23,4% = 400 osób; w tym 1 nieważny głos = 0,2% ogółu): za 3,0%, przeciw 96,0%; wstrzymało się 0,86%; c) gmina Strzegowo bez sołectwa Strzegowo (frekwencja 31,8% = 1436 osób; w tym 4 nieważne głosy = 0,32% ogółu): za 40,3%, przeciw 54,7%; wstrzymało się 4,7%. W związku z tym wójt Wiesław Zalewski procedury nadania praw miejskich rozpoczynać nie będzie.
  Szerzyny – W Szerzynach toczą się dyskusje na temat odzyskania praw miejskich. Prawa miejskie dla Szerzyn uzyskał od króla Augusta II Sasa w 1731 roku ówczesny właściciel Szerzyn, którymi Szerzyny cieszyły się ponad sto lat, do czasów rzezi galicyjskiej. Według wójta Szerzyn, Grzegorza Gotfryda, trzeba najpierw podnieść komfort życia mieszkańców i wygląd samej miejscowości, a dopiero potem występować z takim wnioskiem
  Szreńsk – 29 stycznia 2019 Rada Gminy Szreńsk podjęła uchwałę o upoważniającą wójta do wszczęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości statusu miasta oraz drugą w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje odbędą się w terminie 19–30 marca 2019. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Szreńsk (frekwencja X,X% = XX osoby): za XX%, przeciw X,X%; wstrzymało się X,X%; b) miejscowość Szreńsk (frekwencja X,X% = XX osoby): za XX%, przeciw X,X%; wstrzymało się X,X%; c) gmina Szreńsk bez miejscowości Szreńsk (frekwencja 22,6% = 566 osób): za 29,2%, przeciw 60,6%; wstrzymało się 10,2% (Uwaga – brak jest danych dla samej miejscowości Szreńsk, ponieważ żadna z przybyłych na zebranie 46 osób nie wypełniła ankiety, uznając że są zbyt małym gremium, by wyrażać opinię w tak ważnej sprawie; przez to w miejscowości Szreńsk przewidziany jest nowy termin przeprowadzenia konsultacji.) Konsultacje w Szreńsku przedłużono do 31 sierpnia 2019. Wyniki konsultacji w Szreńsku wykazały około 60-procentowe poparcie za odzyskaniem praw miejskich, w przeciwieństwie do 60-procentowego sprzeciwu w pozostałych wsiach gminy. Zdanie mieszkańców stolicy gminy władze lokalne uznały za najbardziej znaczące, a w sprawie wypowiedzą się radni. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, to gmina do końca roku ma wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich, opierając się na motywie sprawiedliwości dziejowej.
  Turobin – 30 września 2019 wójt Turobina, Andrzej Kozina, zadeklarował, że zamierza odzyskać prawa miejskie dla Turobina, utracone po powstaniu styczniowym, aby zatrzymać młodych w Turobinie. 13 listopada 2019, na sesji rady gminy Turobin, radni jednogłośnie zobowiązali wójta do podjęcia działań związanych z przywróceniem miejscowości praw miejskich. Procedura związana z nadaniem Turobinowi statusu miasta została uruchomiona, po czym odbędą się konsultacje z mieszkańcami.
  Wiskitki – 12 sierpnia 2019 postanowiono przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Wiskitki w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Wiskitki statusu miasta. Konsultacje odbyły się w terminie od 20 sierpnia do 30 września 2019 we wszystkich sołectwach gminy Wiskitki, podczas zebrań wiejskich. Wyniki, zestawione 6 października 2019, prezentują się następująco: a) gmina Wiskitki (frekwencja 8,24% = 653 osób z 7920): za 97,24% (635 osób), przeciw 0,76% (5 osób); wstrzymało się 2,00% (13 osób); b) sołectwo Wiskitki (frekwencja 5,91% = 66 osób z 1117): za 98,48% (65 osób), przeciw 1,51% (1 osoba); wstrzymało się 0,00% (0 osób); c) gmina Wiskitki bez sołectwa Wiskitki (frekwencja 8,63% = 587 osób z 6803): za 97,10% (570 osób), przeciw 0,68% (4 osoby); wstrzymało się 2,21% (13 osób).
  Wodzisław – 15 lipca 2019 radni gminy Wodzisław zagłosowali w sprawie podjęcia procedury związanej z przywróceniem Wodzisławiowi statusu miasta z wynikiem 14 głosów za i 1 głosem wstrzymującym się. Tego dnia podjęto także uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na ten temat. Termin konsultacji: od 11 września do 31 października 2019. Mieszkańcy w większości są „za”; tylko jedno spośród 43 sołectw przeciwne
  Wydminy – mimo porażki w 2017 roku, 5 listopada 2019 wszczęto kolejne podejście w sprawie odzyskania praw miejskich Wydminom. Odbyło się to w formacie publicznej konferencji z zaproszonymi gośćmi nt. „Miasto szansa czy zagrożenie”. Konsultacje odbędą się w terminie 7–28 listopada 2019. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Wydminy  (frekwencja 34,73% = 1787 osób z 5145; w tym 4 nieważne głosy = 2,23% ogółu): za 66,70% (1192 osób), przeciw 25,91% (463 osoby); wstrzymało się 6,99% (125 osób); b) sołectwo Wydminy (frekwencja 37,64% = 723 osób z 1921; w tym 2 nieważne głosy = 2,28% ogółu): za 62,38% (451 osób), przeciw 31,12% (225 osób); wstrzymało się 6,22% (45 osób); c) gmina Wydminy bez sołectwa Wydminy (frekwencja 33.00% = 1064 osób z 3224; w tym 2 nieważne głosy = 0,19% ogółu): za 69,92% (744 osoby), przeciw 22,37% (238 osób); wstrzymało się 7,52% (80 osób). 30 marca 2020 r. Rada Gminy ponownie wystąpiła z wnioskiem o nadanie praw miejskich Wydminom.
  Żołynia – formalne skonsultowanie sprawy przywrócenia praw miejskich Żołyni ze społecznością gminy miały się odbyć jesienią 2019. Do końca roku konsultacje się jednak nie odbyły.

Do 31 marca 2019 do MSWiA wpłynęło pięć wniosków: Czerwińska nad Wisłą, Klimontowa, Lututowa, Piątku i Skarbimierza-Osiedla. Według projektu rozporządzenia MSWiA z 9 lipca 2019, pierwsze cztery wnioski rozpatrzono pozytywnie, natomiast wniosek Skarbimierza-Osiedla negatywnie. Decyzję tę Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzeniem z 26 lipca 2019.

2020 
  Bolimów – na początku października 2020 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do przywrócenia praw miejskich Bolimowowi, a kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne.
  Budzyń – w terminie od 1 grudnia 2019 do 15 stycznia 2020 w gminie Budzyń trwały konsultacje społeczne w sprawie przywrócenia Budzyniowi praw miejskich. 28 stycznia 2020 opublikowano oficjalne wyniki, według których większość mieszkańców chce, aby Budzyń odzyskał status miasta. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Budzyń (frekwencja 61,76% = 4062 z 6577 osób; w tym 3 nieważne głosy = 0,07% ogółu): za 77,03% (3129 głosów), przeciw 17,85% (725 głosów); wstrzymało się 5,05% (205 głosów); b) sołectwo Budzyń (frekwencja 61,61% = 2147 z 3485 osób): za 75,36% (1618 głosów; w tym 1 nieważny głos = 0,05% ogółu), przeciw 19,33% (415 głosów); wstrzymało się 5,26% (113 głosów); c) gmina Budzyń bez sołectwa Budzyń (frekwencja 61,93% = 1915 z 3092 osób; w tym 2 nieważne głosy = 0,10% ogółu): za 78,90% (1511 głosów), przeciw 16,19% (310 głosów); wstrzymało się 4,80% (92 głosy).
  Cegłów – 3 września 2020 na posiedzeniu radni podjęli decyzję o uruchomieniu procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Cegłów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Cegłów. Konsultacje rozpoczną się 19 września i będą trwały do 19 października. W całej gminie  udział w konsultacjach wzięło 506 uprawnionych do głosowania, z czego 73,54% mieszkańców opowiedziało się za nadaniem Cegłowowi statusu miasta. W samym Cegłowie głos oddało 184 mieszkańców, z czego 64,29% było za.
  Chełmiec – w związku z dwukrotnym odroczeniem, a następnie odwołaniem, uchwały o nadaniu Chełmcowi praw miejskich, 20 stycznia 2020 radni z gminy Chełmiec ponownie dyskutowali na temat praw miejskich i możliwości odwołania się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwołania decyzji o przyznaniu sołectwu statusu miasta.
  Dubiecko – 26 lutego 2020 Rada Gminy Dubiecko przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia procedury związanej z przywróceniem Dubiecku statusu miasta oraz uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Dubiecko konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko. Konsultacje odbyły się w terminie od 18 do 20 marca 2020 metodą ankietową przez internet z powodu pandemii koronawirusa. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Dubiecko (frekwencja 9,01% = 683 z 7578 osób: za 92,66% (633 głosy), przeciw 1,91% (13 głosów); wstrzymało się 5,43% (37 głosów); b) sołectwo Dubiecko (frekwencja 13,21% = 95 z 719 osób: za 96,84% (92 głosy), przeciw 0,00% (0 głosów); wstrzymało się 3,16% (3 głosy); c) gmina Dubiecko bez sołectwa Dubiecko (frekwencja 8,57% = 588 z 6859 osób): za 92,00% (541 głosów), przeciw 2,21% (13 głosów); wstrzymało się 5,79% (34 głosy). 30 marca 2020 podczas XXIII sesji Rady Gminy Dubiecko 13 obecnych radnych zagłosowało w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko: 11 za, 0 przeciw, a 2 się wstrzymało. Wniosek Rady Gminy Dubiecko został pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę.
  Iwaniska – 18 września 2020 Rada Gminy podjęła pierwszy krok w sprawie przywrócenia praw miejskich Iwaniskom przyjmując uchwałę intencyjną, która rozpoczyna cały proces. Konsultacje społeczne gmina ogłosi jeszcze w tym roku. Jeśli mieszkańcy opowiedzą się za miastem, władze gminy wyślą wniosek o przywrócenie praw miejskich do wojewody świętokrzyskiego, który przekaże go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Iwaniska miastem mogą stać się najwcześniej 1 stycznia 2022 roku. 7 października 2020 wydano uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Konsultacje społeczne były prowadzone we wszystkich sołectwach od 4 listopada do 10 grudnia 2020 roku. 1236 mieszkańców opowiedziało się za, przeciwko było 125 osób, a 73 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Gminy uchwałą z dnia 30 grudnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała starania o nadanie Iwaniskom statusu miasta.
  Izbica – na początku października 2020 wójt i radni, gminy Izbica podjęli uchwałę o rozpoczęciu procedury zmiany statusu miejscowości, przywracając liczącej ponad 2,000 mieszkańców Izbicy prawa miejskie utracone w czasie represji po powstaniu styczniowym. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 19 listopada 2020 – 31 stycznia 2021
  Kamieniec Ząbkowicki – na podstawie przeprowadzonych w 2019 roku konsultacji w sprawie nadania Kamieńcowi Ząbkowickiemu praw miejskich, protokoły końcowe wskazują, że 68,24% uczestników konsultacji opowiedziało się za przystąpieniem do ubiegania się o uzyskanie statusu gminy miejsko-wiejskiej, natomiast 23,61%. osób było odmiennego zdania, a 4,29% wstrzymało się od głosowania. Frekwencja w konsultacjach na terenie całej gminy wyniosła 10,52%. Procedura zakończyła się przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, przez co z dniem 1 stycznia 2021 roku Kamieniec Ząbkowicki stanie się miastem.
  Kamionka – 27 stycznia 2020 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamionka w sprawie działań mających na celu przywrócenie praw miejskich dla Kamionki, utraconych po Powstaniu Styczniowym. Za podjęciem uchwały rozpoczynającej proces zagłosowało 12 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu, przez co rozpoczęto konsultacje społeczne. Konsultacje odbyły się w terminie od 12 lutego do 16 marca 2020, a w sprawie wypowiedziało się 22,39% mieszkańców gminy, którzy w większości (72,04%) opowiedzieli się za przywróceniem Kamionce praw miejskich. Przeciw takich zmianom było 12,73% głosujących, a 14,6% wstrzymało się od wyrażenia swojej opinii.
  Końskowola – temat przywrócenia praw miejskich Końskowoli powrócił na tapetę podczas Święta Róż w lipcu 2020. Wcześniejsze starania Końskowoli były nieskuteczne z powodu niskiego zainteresowania mieszkańców. Teraz samorządowcy gminni chcą konsultacje społeczne połączyć z ogólnowiejskim zebraniem mieszkańców. Odzyskanie praw miejskich dla Końskowoli wójt planuje na 2022 rok tak aby pokryło się z 490 rocznicą uzyskania pierwszej lokacji. Konsultacje społeczne w poszczególnych sołectwach rozpoczną się 15 października 2020 i potrwają miesiąc W konsultacjach udział wzięło 3128 mieszkańców gminy, z czego 81% opowiedziało się za nadaniem praw miejskich. W Końskowoli odsetek ten wyniósł 88%.
  Koźminek – temat przywrócenia praw miejskich Koźminkowi powraca. W 2016 roku w Koźminku ówczesny samorząd przeprowadził konsultacje społeczne w tej sprawie, a mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie że nie chcą mieszkać w mieście. Zdaniem wójt Iwony Michniewicz, stało się to jednak z powodu niedoinformowania mieszkańców i nieuzasadnionych obaw dotyczących skutków zmiany, takich jak podniesienie podatków, większe uposażenie włodarzy, czy wzrost opłat za śmieci. Ponieważ żadna z tych rzeczy nie występuje, kolejne konsultacje powinny się odbyć w oparciu o solidniejsze podłoże wiedzy. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 6 do 20 lutego. Wyniki prezentują się następująco (brak informacji o liczbie upoważnionych do głosowania, przez co niemożliwe jest ustalenie frekwencji): a) gmina Koźminek (frekwencja XX% = 766 z XX osób; w tym 195 nieważnych głosy = 25,46% ogółu głosujących): za 56,57% (323 z 571 ważnych głosów), przeciw 42,73% (244 z 571 ważnych głosów); wstrzymało się 0,70% (4 z 571 ważnych głosów); b) sołectwo Koźminek (frekwencja XX% = 287 z XX osób; w tym 84 nieważne głosy = 29,27% ogółu głosujących): za 73,40% (149 z 203 ważnych głosów), przeciw 26,11% (53 z 203 ważnych głosów); wstrzymało się 0,49% (1 z 203 ważnych głosów); c) gmina Koźminek bez sołectwa Koźminek (frekwencja XX% = 479 z XX osób; w tym 111 nieważnych głosów = 23,17% ogółu głosujących): za 47,28% (174 z 368 ważnych głosów), przeciw 51,90% (191 z 368 ważnych głosów); wstrzymało się 0,82% (3 z 368 ważnych głosów). Raport z konsultacji trafi do radnych, którzy podjęli dalsze kroki, by Koźminek ponownie stał się miastem; wielce prawdopodobne jest, że 1 stycznia 2021 Koźminek dołączy do grona 944 miast w Polsce.
  Krościenko nad Dunajcem – Radni gminy Krościenko nad Dunajcem podczas sierpniowej sesji przyjęli uchwałę w celu przeprowadzenia odpowiednich konsultacji społecznych, które mają się odbyć do 31 października. Władze chcą powrócić do granic, które obowiązywały w Krościenku do roku 1933, kiedy to ze względu na małą liczbę mieszkańców miasto straciło status miasta. Ponieważ obecnie nie ograniczeń wielkościowych, gmina może się ponownie starać o przywrócenie praw miejskich. Krościenko stanowiło także w latach 1973–1982 część miasta Szczawnica-Krościenko. Konsultacje z mieszkańcami, rozpoczęte 5 października 2020, początkowo miały się zakończyć 31 października, lecz w związku z pandemią przedłużono je do 18 listopada. Oddanych zostało prawie 1400 ankiet, spośród których około 60% mieszkańców opowiedziało się za tym, by Krościenko było miastem, a ponad 30% było przeciw
  Nowe Miasto – zapowiedź władz gminy o działaniach zmierzających do przywrócenia praw miejskich Nowemu Miastu pojawiła się już w 2018 roku. Po odzyskaniu praw miejskich przez sąsiednie miejscowości w powiecie płońskim (Czerwińsk nad Wisłą w 2020 roku i Sochocin w 2021 roku) dyskusja nabrała siły i latem 2020 złożono petycję o odzyskanie praw miejskich przez Nowe Miasto Uchwałą 171/XX/2020 Rada Gminy zarządziła konsultacje, określając termin ich przeprowadzenia na 15.12.2020-31.01.2020 (błąd, powinno być 2021). Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Nowe Miasto mogłoby odzyskać prawa miejskie od 1 stycznia 2022.
  Olsztyn – 5 lutego 2020 Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę (nr IX/127/20) w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn. Olsztyn spełnia wszystkie kryteria obowiązujące przy nadawaniu lub przywracaniu praw miejskich, przez co władze gminy uważają, że warto podjąć działania by po 150 latach pomóc dziejowej powinności i historycznej sprawiedliwości. Wniosek o przywrócenie praw miejskich Olsztynowi zostanie skonsultowany z mieszkańcami gminy Olsztyn tak aby w 2022 roku na mapie administracyjnej Polski były dwa miasta o nazwie Olsztyn. Konsultacje, które miały się odbyć w gminie Olsztyn w drugiej połowie marca 2020 zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym z powodu pandemii koronawirusa; nowy ustalony termin konsultacji to od 7 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021.
  Osięciny – w marcu 2020 władze gminy Osięciny rozpoczęły starania o przywrócenie praw miejskich Osięcinom z nadzieją, że zostaną poparte przez większość mieszkańców.
  Piekoszów – Rada Gminy Piekoszów na sesji 30 czerwca 2020 podjęła uchwałę w sprawie podjęcia procedury zmierzającej do nadania Piekoszowowi statusu miasta. 12 radnych głosowało za, a 2 się wstrzymało od głosu. Nikt nie był przeciwny. 24 września 2020 wydano uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji
  Pruszcz – w gminie Pruszcz działa komisja do spraw nadania praw miejskich Pruszczowi. Jej członkowie badają co poprzez taką zmianę mieszkańcy mogliby zyskać, a co stracić. Jeżeli radni przychylą się do pomysłów, gmina zorganizuje konsultacje społeczne w tej sprawie. 18 maja 2020 wójt gminy, Dariusz Wądołowski, poinformował, że prawdopodobnie w maju Rada Gminy podejmie uchwałę otwierającą drogę do nadania praw miejskich. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 1 września do 15 października 2020. Frekwencja wyniosła 10,5%. 49,5% mieszkańców było przeciwnych aby Pruszcz został przekształcony w miasto, a 50,5%. było za. Co ciekawe, w niektórych sołectwach 89% mieszkańców było za, a w niektórych wręcz odwrotnie, bo około 80% przeciw. Sprawa zostanie przedyskutowana. 29 października 2020 Rada Gminy Pruszcz zaopiniowała pozytywnie starania o nadanie Pruszczowi statusu miasta i zobowiązała wójta do sporządzenia stosownego wniosku.
  Rozprza – 5 marca 2020 podczas sesji Rady Gminy, wójt Janusz Jędrzejczyk przedstawił radnym plan wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat odzyskania przez Rozprzę praw miejskich, podkreślając, że jest to jednym z jego zobowiązań wyborczych, które chce zrealizować.
  Rutki – 2 stycznia 2020 wójt gminy Rutki Dariusz Modzelewski poinformował, że rozważa podjęcie prac nad przywróceniem Rutkom praw miejskich, jako że w 2020 roku przypada 260 rocznica im ich nadania.
  Secemin – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin rozpoczęło starania o przywrócenie Seceminowi statusu miasta. Podjęło stosowną uchwałę i wystąpiło 3 lutego 2020 z wnioskiem do Rady Gminy Secemin o rozpoczęcie procedury przywrócenia praw miejskich miejscowości Secemin.
  Skarbimierz-Osiedle – Mimo negatywnej opinii MSWiA, władze Skarbimierza podęły w listopadzie 2019 trzecią próbę nadania miejscowości statusu miasta Podczas sesji Rady Gminy w dniu 24.02.2020 r. przedstawiono wyniki konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle. Uprawnionych do głosowania były 6323 osoby. W konsultacjach na terenie gminy udział wzięły 3194 osoby (frekwencja 50,5%), z czego 2883 opowiedziały się za nadaniem statusu miasta (90,26%). W samym Skarbimierzu-Osiedlu na 1688 uprawnionych osób, udział wzięło 598 osób (frekwencja 35,4%), z czego 527 było za (88,1%). W głosowaniu podczas sesji 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wojewoda opolski wniosek zaopiniował negatywnie.
  Sochocin – 24 stycznia 2020 rada gminy Sochocin zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania Sochocinowi praw miejskich, które stracił po Powstaniu Styczniowym. Uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji podjęto 12 głosami za, jeden głos był przeciw, a jeden radny od głosu się wstrzymał. Konsultacje z mieszkańcami mają się odbyć w lutym 2020. W konsultacjach wzięło udział 1090 mieszkańców na 5766 uprawnionych (18,90%). Głosów nieważnych było 64. Za tym by Sochocin miał status miasta, opowiedziało się 899 osób (87,62%), 102 mieszkańców było przeciw (9,94%), a 25 osób wstrzymało się od głosu (2,44%). Pod koniec marca rada gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą konsultacje, a następnie za pośrednictwem wojewody mazowieckiego złoży dokumenty do MSWiA tak aby 1 stycznia 2021 roku Sochocin mógł zostać miastem.
  Solec nad Wisłą – 30 marca odbyła się rada gminy. Radni jednogłośnie uchwalili uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta. W związku z czym postanowiła wystąpić do MSWiA, za pośrednictwem wojewody mazowieckiego z wnioskiem o nadanie statusu miasta tak aby 1 stycznia 2021 roku Solec nad Wisłą mógł zostać miastem.
  Sułów – w lutym 2020 z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sułowa ruszyła akcja przywrócenia Sułowowi praw miejskich, utraconych tuż po II wojnie światowej. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że Sułów nie jest siedzibą gminy, lecz wsią (aczkolwiek największą) w miejsko-wiejskiej gminie Milicz. Gdyby Sułowowi udało się otrzymać prawa miejskie, stałby się precedensem dla wielu innych miast zdegradowanych w kraju nie pełniących gminnych funkcji administracyjnych. Chodzi o to, że nie ma jeszcze w Polsce przypadku jednej gminy z dwoma miastami, choć jest jeden przypadek gminy miejsko-wiejskiej, Nowe Skalmierzyce, której siedziba nie znajduje się w mieście, lecz we wsi Skalmierzyce. Ponadto, w latach 1997–2009 miasto Siechnice również nie pełniło funkcji administracyjnych w gminie Święta Katarzyna, jedynej wtedy gminy miejsko-wiejskiej w kraju bez burmistrza (władzę sprawował wójt). Są też wreszcie liczne przypadki gmin, których siedziby nie znajdują się na terenie danej gminy (na przykład siedziba gminy Nowosolna znajduje się w Łodzi). W audycji na temat praw miejskich Sułowa w Radio Eska Wrocław 21 lutego 2020 Mirosław Niedbała z Towarzystwa Przyjaciół Sułowa zapewnia, że nie ma formalnych przeszkód aby jednostką pomocniczą danej gminy było (drugie) miasto. Jest to o tyle istotne, że wstępne plany przywrócenia Sułowa na listę miast nie zakładają podziału gminy Milicz bądź przeniesienia do Sułowa siedziby gminy z Milicza. Liczni rozmówcy w audycji są przychylni pomysłowi, tym bardziej że Sułów ze swoimi 1500 mieszkańcami spełnia prawie wszystkie stawiane obecnie warunki bycia miastem, a już szczególnie biorąc pod uwagę jego zachowany małomiasteczkowy układ urbanistyczny. Konsultacje społeczne są w trakcie przygotowania.
  Turobin – 8 stycznia 2020, na wniosek wójta gminy Turobin w związku z licznymi głosami mieszkańców, rada gminy jednogłośnie podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury związanej z przywróceniem miejscowości praw miejskich. 4 marca 2020 turobińscy radni podjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Konsultacje zostały przesunięte na termin późniejszy z powodu pandemii koronawirusa. W wyniku konsultacji z 2 września większość mieszkańców przybyłych na zebranie konsultacyjne była „za” odzyskaniem praw miejskich. 64% mieszkańców gminy, biorących udział w konsultacjach, wyraziło pozytywną opinię. Łącznie udział wzięło 539 osób na 5207 uprawnionych. Szczegółowe wyniki konsultacji w gminie Turobin: liczba głosów „tak” – 345 głosów, co stanowi 64,0%; liczba głosów „nie” – 187 głosów, co stanowi 34,7%; liczba głosów nieważnych – 7 głosów, co stanowi 1,3%. Szczegółowe wyniki konsultacji w sołectwie Turobin: 188 uprawnionych, co stanowi 23,8% uprawnionych: liczba głosów „tak” – 123 głosy, co stanowi 65,4%; liczba głosów „nie” – 59 głosów, co stanowi 31,4%, liczba głosów nieważnych – 6 głosów, co stanowi 3,2%.
  Wodzisław – 4 lutego 2020 opublikowano wyniki przeprowadzonych w 2019 roku konsultacji społecznych w sprawie przywrócenie Wodzisławiowi statusu miasta. Na niemal 6000 uprawnionych, głos oddało ponad 2300. 82% respondentów było za przywróceniem; tylko jedno sołectwo nie chciało nowego statusu. Wniosek został złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego. Jeśli decyzja ministerstwa będzie pozytywna, Wodzisław stanie się 45 miastem województwa świętokrzyskiego od 1 stycznia 2021 roku.
  Wydminy – 21 maja 2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że działania Rady Gminy w Wydminach w sprawie nadania Wydminom praw miejskich były zgodne z prawem. W 2017 roku wojewoda warmińsko-mazurski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Gminy o nadaniu wsi praw miejskich, powołując się na nieprawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne, choć w ocenie wójta, wszystkie formalności w tej sprawie zostały spełnione. Rada Ministrów rozporządzeniem z 24 lipca 2017 zarządziła o odrzuceniu wniosku Wydmin. Mimo porażki, 5 listopada 2019 wszczęto kolejne podejście w sprawie odzyskania praw miejskich Wydminom. Zorganizowano też kolejne konsultacje, kiedy to przy frekwencji 34,73% za prawami miejskimi opowiedziało się 66,70% głosujących. Wojewoda zaskarżył uchwałę zarządzającą konsultacje i nie wiadomo jeszcze (maj 2020) czy odwoła się od wyroku sądu administracyjnego, czekając na jego uzasadnienie.

Do 31 marca 2020 do MSWiA wpłynęło trzynaście wniosków: Budzynia, Dubiecka, Goraja, Kamieńca Ząbkowickiego, Kamionki, Koźminka, Skarbimierza-Osiedla, Sochocina, Solca nad Wisłą, Szreńska, Wiskitek, Wodzisławia i Wydmin. Według projektu rozporządzenia MSWiA z 20 lipca 2020, dziesięć wniosków rozpatrzono pozytywnie, natomiast trzy (Skarbimierza-Osiedla, Szreńska i Wydmin) negatywnie.

2021 
  Baboszewo – 2 lutego 2021 radni gminy Baboszewo podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie nadania Baboszewu statusu miasta. Konsultacje odbyły się w terminie od 22 lutego do 15 marca 2021. W głosowaniu udział wzięło 1030 osób, spośród których za głosowało 623 osób (60,49%) przeciw 355 osób (34,47%), a wstrzymało się 40 osób. Oddano ponadto 12 nieważnych głosów. Pozytywne rozstrzygnięcie konsultacji pozwoliło przejść do dalszych czynności w procedurze: podjęcia stosownej uchwały przez radę gminy i złożenia dokumentów do MSWiA za pośrednictwem wojewody. Mimo to, pod koniec marca 2021, Rada Gminy, przy niepełnym składzie (9 obecnych z 15) zagłosowała przeciw wystąpieniu z wnioskiem (pięciu radnych było przeciw, a czterech za). Zmiana opinii odbiega znacznie od głosowania przed konsultacjami, kiedy to wszystkich 15 radnych było za. Decyzja o wycofaniu się z dalszych procedur jest też niezgodna z procesami demokratycznymi, ponieważ nie honoruje woli większości głosujących mieszkańców.
  Bodzanów – 28 października 2021 Rada Gminy przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Bodzanów. W przeprowadzonych 8 grudnia 2021 konsultacjach udział wzięło 223 mieszkańców gminy, spośród 8004 osób uprawnionych. Z tej liczby 150 osób było za, 40 przeciw, 32 wstrzymało się od głosu, a jedna osoba nie głosowała.
  Bolimów – 18 stycznia 2021 Rady Gminy Bolimów przyjęła uchwałę o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia Bolimowowi praw miejskich. Konsultacje przeprowadzono w terminie 12–22 lutego 2021 w formie papierowej bądź elektronicznej. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 47,41%. W całej gminie Bolimów za nadaniem statusu miasta było 728 osób, przeciwko – 766 osób, natomiast w Bolimowie „za” było 195 głosujących, a przeciwko były 242 osoby. Mimo to, 22 marca 2021, za podjęciem uchwały o wystąpieniu z wnioskiem do MSWiA zagłosowało 12 radnych, jedna osoba była przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Jak twierdzi wójt, Jeżeli zaborca był nielegalny, to musimy wrócić do tego, co było legalne i wychodząc naprzeciw mieszczanom Bolimowa, zrealizujmy ich testament i przywróćmy Bolimowowi prawa miejskie oraz "Teraz albo nigdy".
  Cegłów – na podstawie pozytywnych wyników w przeprowadzonych w 2020 roku konsultacjach, Rada Gminy Cegłów 29 marca 2021 jednogłośnie (13 z 15 za, 2 nieobecnych) zagłosowała za wystąpieniem z wnioskiem o przywrócenie Cegłowowi statusu miasta.
  Czarny Dunajec – 4 lutego 2021 radni gminy Czarny Dunajec zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie przywrócenia Czarnemu Dunajcowi statusu miasta. Konsultacje odbędą się pod koniec lata 2021. 8 lipca 2021 gmina rozpoczęła kampanię informacyjną w tym temacie. Konsultacje potrwają 1-30 września 2021, a zagłosować będą mogli wszyscy mieszkańcy od 13 roku życia. Spośród 19 153 uprawnionych do głosowania, w konsultacjach ważny głos oddały 5834 osoby (frekwencja 30,46%). Za nadaniem statusu miasta Czarnemu Dunajcowi oddano 3954 głosy (67,8% ważnych głosów), przeciwko było 1107 osób (19%), a 773 mieszkańców gminy wstrzymało się (13,2%). W Czarnym Dunajcu w konsultacjach oddano 1266 ważnych głosów, z czego 733 (57,9%) uczestników konsultacji opowiedziało się za nadaniem statusu miasta, 472 (37,3%) było przeciwnych, a 61 (4,8%) wstrzymało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska.
  Gdów – Uchwałą XLVI/357/2021 z 12.11.2021 Rada Gminy zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Gdów. Termin konsultacji: 11 grudnia 2021 – 12 stycznia 2022.
  Iwaniska – 19 lutego 2021, po pozytywnych konsultacjach w 2020 roku, wniosek o nadanie praw miejskich dla Iwanisk przekazał wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi wójt gminy Marek Staniek.
  Izbica – konsultacje w sprawie przywrócenia praw miejskich Izbicy odbędą się w terminie od 19 listopada 2020 do 31 stycznia 2021. Termin ten skorygowano później na 9–10 stycznia 2021. W konsultacjach wzięło udział 1701 spośród 6714 uprawnionych (25,34%). Za statusem miasta opowiedziało się 1298 mieszkańców (76,31%), przeciw było 313 (18,40%), a 90 się wstrzymało (5,29%). W samej Izbicy w konsultacjach wzięło udział 504 spośród 1486 uprawnionych (33,92%). Za statusem miasta opowiedziało się 282 mieszkańców (55,95%), przeciw było 193 (38,29%), a 29 się wstrzymało (5,75%). W lutym 2021 pojawiły się obiekcje co do jakości ulotek promocyjnych rozpowszechnionych przed konsultacjami, w których zapewniano, że "nic nie stracimy, nie będziemy więcej płacić i tyle". Zastrzeżenia dotyczyły braku wszechstronnej analizy rozwoju gminy oraz że konsultacje przeprowadzono w dobie pandemii, kiedy głosowanie fizyczne było utrudnione wymogiem zachowania rygorów sanitarnych. Wójt Lewczuk przekonuje jednak, że negatywne głosy są nieliczne. Podczas sesji w dniu 18 lutego 2021 Rada Gminy przyjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie Izbicy statusu miasta.
  Jadów – 5 sierpnia 2021, na podstawie uchwały Rady Gminy XII/73/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, wójt gminy wydał Zarządzenie nr 42/21 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów. Termin konsultacji 5 sierpnia–30 września 2021.
  Janowiec – w lipcu 2021 społecznicy janowieccy rozpoczęli zbiórkę podpisów w sprawie odzyskanie praw miejskich dla Janowca, utraconych ukazem carskim z 1869. Najwcześniej Janowcem może rządzić burmistrz zamiast wójta w 2023 roku. Wójt gminy zarządził przeprowadzenie konsultacji w terminie 2-15 listopada 2021. Na 3111 osób uprawnionych do głosowania, w konsultacjach wzięło udział 400 osób (frekwencja 12,85%), z czego 395 głosów było ważnych. Oddano 84 głosy popierające nadanie statusu miasta (21,26% głosów ważnych), 302 osoby były przeciwko (76,45%), a 9 osób wstrzymało się od głosu (2,28%). W Janowcu na 854 osoby uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach, głos oddały 174 osoby (frekwencja 20,37%). Za było 56 osób (32,36%), przeciw – 114 (65,9%), 2 osoby się wstrzymały, a jeden głos był nieważny. W związku z powyższym Rada Gminy Janowiec podjęła decyzję o odstąpieniu od kontynuowania działań związanych z przywróceniem Janowcowi statusu miasta.
  Jastrząb – 25 czerwca 2021 Rada Gminy Jastrząb podjęła uchwałę intencyjną w sprawie odzyskania praw miejskich przez Jastrząb w 152. rocznicę ich utraty, po czym będą mogły ruszyć konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje potrwają od 1 września do 31 października 2021. Spośród 4151 osób uprawnionych w gminie do udziału w konsultacjach, głos oddało 319 osób (frekwencja 7,68%), z czego za nadaniem statusu miasta oddano 287 głosów (89,96% wszystkich głosujących), natomiast 16 osób było przeciwko i tyle samo wstrzymało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska. W Jastrzębiu na 808 osób uprawnionych do głosowania, w konsultacjach udział wzięło 51 osób (frekwencja 6,31%). Za nadaniem statusu miasta głos oddało 47 osób (92,15% głosujących), a 4 osoby były przeciwko.
  Jedlnia-Letnisko – 25 stycznia 2021 uchwałą XXXIX/204/2021 Rada Gminy zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie nadania Jedlni-Letnisko statusu miasta. Konsultacje zostały przeprowadzone od 17 lutego do 10 marca 2021. W konsultacjach wzięło udział 910 osób. Za nadaniem statusu miasta opowiedziały się 662 osoby (80,24% głosujących), przeciw były 154 osoby (18,66%), a wstrzymało się 9 osób (1,1%). 85 głosów uznano jako nieważne. 30 marca 2021 Rada Gminy Jedlnia-Letnisko jednogłośnie (13 z 15 za, 2 nieobecnych) zagłosowała za wystąpieniem z wnioskiem o nadanie Jedlni-Letnisku statusu miasta.
  Kaczory – 12 lutego 2021 uchwałą XVIII/150/2021 Rada Gminy zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory. Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 3 marca  do 15 marca 2021. W konsultacjach wzięło udział 1991 osób z 6204 uprawnionych (32,09%), w tym głosów ważnych 1920 (30,95% ogółu). Za statusem miasto opowiedziało się 1433 osób (74,64%), przeciw – 351 (18,28%), a wstrzymało się –  136 (7,08%). Wojewoda wielkopolski pozytywnie zarekomendował ministrowi spraw wewnętrznych i administracji wniosek rady gminy Kaczory.
  Kołbiel – w lipcu 2021 kołbielscy samorządowcy zapowiedzieli, że jesienią, jeśli tylko będzie można przeprowadzić konsultacje społeczne, rozpoczną działania w kierunku przywrócenia Kołbieli praw miejskich ukazem carskim z 1869. Wójt Adam Budyta zapewnia, że Kołbiel spełnia wszystkie kryteria, by stać się miastem.
  Końskowola – mimo pozytywnych wyników z konsultacji w 2020 roku, kiedy to 81% mieszkańców opowiedziało się za nadaniem praw miejskich (w samej Końskowoli nawet 88%), 24 lutego 2021 większość radnych zdecydowała o wycofaniu punktu obrad dotyczącego wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Końskowoli. Przyczyną tego miał być sposób i jakość przeprowadzenia konsultacji społecznych. Na przykład, mieszkańcy pytali radnych, dlaczego nie otrzymali ankiety do wypełnienia i czy ich zdanie w tej sprawie się nie liczy. Ankiety były z kolei wypełniane przez dzieci w szkołach pod nadzorem nauczycieli. Ponieważ (zdaniem większości radnych) nie wszyscy mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w tej sprawie, konsultacje należy powtórzyć. Innego zdania są przedstawiciele władzy wykonawczej (wójt i jego zastępca), którzy twierdzą, że informację o konsultacjach przekazano wszystkim mieszkańcom i każdy mógł się w tej sprawie wypowiedzieć. 27 lutego 2021 powołano specjalną komisję rewizyjną, która ma sprawdzić w jaki sposób zostały przeprowadzone konsultacje. Jeżeli komisja uzna, że wszystko jest na poziomie przynajmniej dostatecznym, uchwała będzie dalej procedowana. Podczas sesji w dniu 17.03.2021 Rada Gminy miała przyjąć uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Końskowoli statusu miasta. Wprawdzie radni popierają przywrócenie praw miejskich, jednak większość z nich uważa, że obecny włodarz gminy nie zasługuje by być pierwszym burmistrzem. Z tego powodu radni nie przyjęli porządku obrad, sesja została zerwana, a uchwała nie została przyjęta.
  Krościenko nad Dunajcem – mimo pozytywnych wyników z konsultacji w 2020 roku, kiedy to ok. 60% mieszkańców opowiedziało się za nadaniem praw miejskich, 25 lutego 2021 większość (dziewięciu z piętnastu) radnych zdecydowała o odroczeniu wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Krościenku. Główną przyczyną decyzji odroczenia była kwestia agroturystyki w gminie. Ponieważ dużo osób prowadzi działalność agroturystyczną, zmiana statusu mocno ich uderzy finansowo. Obecny podatek w wysokości 0,70 zł za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni, przy zarejestrowanej działalności gospodarczej wyniesie 18,90 zł. Do tego dojdą także podatki i ubezpieczenia dotyczące każdej innej działalności gospodarczej. Mimo że wójt zaproponował przegłosowanie programu pomocy osobom związanym z agroturystyką poprzez roczne obniżenie podatku, przewodniczący rady przekonywał, że wprowadzanie kardynalnych zmian u szczytu pandemii dla wielu może okazać się "gwoździem do trumny". Podjęcie decyzji o zmianie statusu Krościenka odroczono do lutego 2022.
  Książ Wielki – 27 lipca 2021 Rada Gminy rozpoczęła procedurę związaną z nadaniem Książowi Wielkiemu praw miejskich. Druga uchwała w tej sprawie określiła sposób przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Swój podpis popierający zamianę statusu Książa Wielkiego z wiejskiego na miejski będzie można złożyć u sołtysów podczas zbierania przez nich podatków. Zarządzeniem nr 75/2021 wójt gminy określił termin konsultacji na dni od 25 października do 30 listopada 2021. Z około 5 tysięcy osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, głos oddało 535 mieszkańców gminy. Z tej liczby 371 głosów było za, 119 przeciw, 32 głosujących się wstrzymało, a 13 ankiet było nieważnych.
  Lutomiersk – konsultacje w sprawie przywrócenia praw miejskich Lutomierskowi odbędą się od 7 stycznia do 12 lutego 2021. W konsultacjach wzięło udział 1446 spośród 7257 uprawnionych do głosowania osób (frekwencja wyniosła 19,93%), z których 944 (65,28%) opowiedziało się za statusem miasta, 386 (26,69%) było przeciw, a 75 wstrzymało się od głosu (5,19%). 16 marca 2021 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała starania dotyczące nadania Lutomierskowi statusu miasta i przyjęła stosowną uchwałę.
  Majdan Królewski – w styczniu 2021 podjęty został temat przywrócenia Majdanowi praw miejskich
  Miasteczko Krajeńskie – 27 września 2021 roku Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta miejscowości. Zarządzeniem z dnia 4.11.2021 wójt gminy określił termin konsultacji na dni 8-30 listopada 2021. W konsultacjach udział wzięło 337 osób z 3149 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy (frekwencja wyniosła 10,7%). Oddano 326 głosów ważnych i 11 nieważnych. Za nadaniem Miasteczku Krajeńskiemu statusu miasta było 268 osób, przeciwko było 40 głosujących, a 18 osób wstrzymało się od głosu.
  Nowe Miasto – konsultacje w sprawie przywrócenia praw miejskich Nowemu Miastu miały się odbyć w terminie od 15 grudnia 2020 do 31 marca 2021. Termin ten zmieniono na 24 lutego do 21 marca 2021. Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu – 1213, co stanowi 27% ogółu uprawnionych do głosowania w tym: liczba głosów nieważnych – 88, co stanowi 7% wszystkich  oddanych głosów. Wyniki prezentują się następująco: liczba głosów ważnych – 1125 (stanowiąca podstawę do wyliczenia wyników konsultacji), w tym: a) 981 głosów na "tak" (88% wszystkich ważnych głosów, b) 86 głosów na "nie" (7%); c) 58 głosów wstrzymujących się (5%)
  Olsztyn – konsultacje w sprawie przywrócenia praw miejskich Olsztynowi przeprowadzono w terminie od 7 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021. Termin ten został przedłużony do dnia 12 lutego 2021. W konsultacjach udział wzięły 1173 osoby, spośród 6578 uprawnionych (frekwencja wyniosła 17,83%). Z 1137 ważnie oddanych głosów: 657 osób (czyli 57,78%) opowiedziało się za nadaniem Olsztynowi statusu miasta, 471 osób (41,42%) było przeciwnych, a 9 osób (0,79%) wstrzymało się od wyrażenia jednoznacznej opinii. W Olsztynie na 2071 uprawnionych do głosowania głosowały 652 osoby (31,48%). Z 642 ważnych głosów: 331 głosów było za (51,56%), 308 przeciw (47,98%), a 3 osoby się wstrzymały. 12 marca 2021 radni gminy zadecydowali o wystąpieniu z wnioskiem do MSWiA o nadanie statusu miasta Olsztynowi
  Piekoszów – pierwotny termin konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Piekoszów (19 października 2020–30 listopada 2020) został przełożony na dni 15 kwietnia–31 maja 2021, a wreszcie na 4–31 maja 2021. W konsultacjach udział wzięło 3212 osób (25% uprawnionych), z czego 2267 uczestników konsultacji było za nadaniem statusu miasta (70,6% głosujących), przeciwnych było 711 osób (22,1% głosujących), wstrzymało się 208 osób (6,5%), a głosów nieważnych oddano 26 (0,8%).
  Pruszcz – na podstawie wyników w przeprowadzonych w 2020 roku konsultacjach, dnia 29 grudnia 2020 radni jednogłośnie podjęli uchwałę XXIX/250/2020, że w MSWiA zostanie złożony wniosek o nadanie Pruszczowi statusu miasta, mimo że mieszkańcy gminy są podzieleni w tej sprawie niemal na pół: 49,5% było przeciwnych aby Pruszcz został miastem, a 50,5% było za.
  Pszczew – 21 lutego 2021 grupa mieszkańców Pszczewa przekazała wójtowi pismo dotyczące przywrócenia utraconych w 1945 roku praw miejskich i ten przyznał jej rację. Pszczew liczy około 2,000 mieszkańców, z których przynajmniej 60% nie jest rolnikami. Posiada wyodrębnione centrum i niezbędną infrastrukturę, w tym wodociągi, kanalizację, halę sportową, przychodnię, kościół i ośrodek kultury. Wójt zapowiedział, że do końca swojej kadencji nie wprowadzi do porządku obrad uchwały podejmującej procedurę nadania praw miejskich
  Secemin – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin w ramach starań o przywrócenie Seceminowi statusu miasta uruchomiło w 2021 roku obszerną stronę internetową "Secemin Miasto" poświęconą tematowi.
  Tarłów  – w lipcu 2021 szef świętokrzyskich struktur PiS Krzysztof Lipiec namawia władze gminy do podjęcia starań o przywrócenie praw miejskich miejscowości. Wójt gminy Tarłów Tomasz Kamiński jest podobnego zdania i deklaruje rozpoczęcie rozmów z radą gminy.
  Turobin – na podstawie pozytywnych wyników w przeprowadzonych w 2020 roku konsultacjach, w MSWiA zostanie złożony wniosek o przywrócenie Turobinowi praw miejskich, a projekt uchwały zostanie zaprezentowany na sesji Rady Gminy Turobin 30 marca 2021.
  Ujazd – 18 marca 2021 Rada Gminy w Ujeździe podjęła decyzję o wszczęciu procedury odzyskania przez Ujazd praw miejskich, utraconych w 1870 roku. Wkrótce ruszą konsultacje z mieszkańcami.
  Wielopole Skrzyńskie – 15 lutego 2021 wójt Marek Tęczar ogłosił, że w najbliższym czasie chce podjąć uchwałę w sprawie przywrócenia Wielopolu praw miejskich, utraconych w 1933 roku. Wójt twierdzi, że Wielopole ma wszystko co niezbędne miastu, w tym wielopolski rynek i typową małomiasteczkową zabudowę. W razie pozytywnej opinii mieszkańców, w planie jest odzyskanie statusu miasta 1 stycznia 2023, czyli w 90 rocznicę utraty praw miejskich. 17 marca 2021 uchwała dotycząca konsultacji społecznych w tej sprawie została jednak odrzucona. Postawa ta jest niezrozumiała dla wójta Marka Tęczara; według niego to właśnie konsultacje społeczne winne być miernikiem dla decyzji rady. Jak w imieniu rady stwierdził radny Zbigniew Gąsior "konsultacje niekoniecznie są potrzebne... Trzeba byłoby wydawać pieniądze na jakieś ulotki. Możemy przejść po rejonie, zorientować się, nagłośnić sprawę". Wójt Marek Tęczar określił tę propozycję "jakąś partyzantką", przywołując także inne wcześniejsze preteksty rady aby do konsultacji nie doszło. Tęczar podtrzymuje swoje ambicje, żeby Wielopole stało się miastem od 1 stycznia 2023 – w 90. rocznicę utraty praw miejskich. 18 grudnia konsultacje ruszyły, które potrwają do końca stycznia 2022 roku
  Włodowice – 16 czerwca 2021 Rada Gminy Włodowice podjęła uchwałę odnośnie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie przywrócenia miejscowości Włodowice praw miejskich, utraconych ukazem carskim z 1869. Wójt gminy zarządził przeprowadzenie konsultacji w terminie 15 września – 15 listopada 2021. Z 5139 mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania, udział w konsultacjach wzięły 1402 osoby, czyli 27,28% uprawnionych, z czego 1380 głosów było ważnych. Za nadaniem Włodowicom statusu miasta oddano 1258 głosów (91,15% ważnych głosów), 76 osób było przeciw (5,51%), a wstrzymało się 46 osób (3,33%). We Włodowicach na 1170 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, udział wzięło 355 osób (frekwencja 30,34%), z czego 3 głosy były nieważne. Za nadaniem statusu miasta było 299 osób (84,94% ważnych głosów), przeciwko były 34 osoby (9,66%), a wstrzymało się 19 głosujących (5,4%).

Według rozporządzenia Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2022 status miasta uzyskają: Bolimów, Cegłów, Iwaniska, Izbica, Jedlnia-Letnisko, Kaczory, Lutomiersk, Nowe Miasto, Olsztyn i Pruszcz. Ministerstwo nie odrzuciło ani jednego wniosku w 2021 roku.

2022 
 Bircza – od 31 października do 15 listopada trwały konsultacje wśród mieszkańców gminy Birczy w sprawie przywrócenia Birczy (1050 mieszkańców) statusu miasta, utraconego w 1934 roku. Do udziału w konsultacjach w gminie uprawnionych było 5211 mieszkańców. Głos oddało 2338. Za przywróceniem praw miejskich było 1971 osób, przeciw 212, wstrzymało się 155. W samej Birczy w głosowaniu wzięło udział 400 mieszkańców: za było 349, przeciw 24 a 27 wstrzymało się od głosu. W całym głosowaniu 1 głos był nieważny.
 Bodzanów – Uchwałą 329/XXXVIII/2022 Rada Gminy Bodzanów, na podstawie wyników konsultacji społecznych w 2021 roku, wystąpiła z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Bodzanów.
 Chełmsko Śląskie – Mieszkańcy Chełmska napisali w 2022 roku pismo do MSWiA z prośbą o kopię dokumentów w sprawie rzekomego pozbawienia Chełmska praw miejskich w 1946 roku. Okazało się, że nie ma takiej dokumentacji i że Chełmsko może nadal pozostawać miastem. Chełmszczanie już kilkakrotnie próbowali odzyskać prawa miejskie, jak dotąd bez skutku, ponieważ łączyło się to z oderwaniem od gminy Lubawka i reaktywowaniem gminy Chełmsko Śląskie, a obie gminy byłyby zbyt biedne aby samodzielnie koegzystować. Obecny burmistrz Lubawki jest jednak przychylnie nastawiony do przywrócenia Chełmsku praw miejskich o ile nie będzie się  to wiązać z podziałem gminy, twierdząc, że nie ma przeszkód prawnych aby jedna gmina miała dwa miasta. Chełmsko zachowało miejski ład przestrzenny, zabytkowe kamienice i inne małomiasteczkowe budowle, a w percepcji i mowie mieszkańców nigdy nie przestało być miastem.
 Czarny Dunajec – Podczas sesji w dniu 14 lutego 2022 Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Czarny Dunajec.
 Dąbrowice – Rada Gminy podjęła w grudniu 2021 decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie Dąbrowicom (670 mieszkańców) statusu miasta, utraconego ukazem carskim z 1869. Konsultacje będą trwały miesiąc, od 20 stycznia 2022. W konsultacjach na terenie całej gminy udział wzięło 638 spośród 1513 osób uprawnionych do głosowania (frekwencja wyniosła 42,2%). Za nadaniem Dąbrowicom statusu miasta oddano 590 głosów (92,5% ważnych głosów), przeciwko były 23 osoby (3,6%) i tyle samo głosujących wstrzymało się. W Dąbrowicach uprawnionych do głosowania było 700 mieszkańców, z czego 316 uczestniczyło w konsultacjach (frekwencja 45,15%). Za nadaniem statusu miasta było 278 głosujących (88% ważnych głosów), 17 było przeciw (5,4%), a 21 wstrzymało się od głosu (6,6%). Dnia 28.03.2022, podczas sesji Rady Gminy w Dąbrowicach, radni 15 głosami "za" podjęli uchwałę XL/226/2022 o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie Dąbrowicom statusu miasta.
 Dobre – 4 kwietnia 2022 Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały o przeprowadzenie konsultacji w sprawie przywrócenia Dobremu statusu miasta. Za opowiedziało się 6 radnych, 7 było przeciw, a 1 osoba się wstrzymała. To byłoby już drugie podejście gminy w tej sprawie. Wójt Tadeusz Gałązka przekonuje, że inicjatywa wyszła od mieszkańców.
 Gdów – Uchwałą XLVI/357/2021 z 12.11.2021 Rada Gminy zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Gdów. Termin konsultacji: 11 grudnia 2021 – 12 stycznia 2022. Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 18 047 mieszkańców gminy. W głosowaniu uczestniczyły 1522 osoby (frekwencja wyniosła 8,43%). Za nadaniem statusu miasta oddano 650 głosów (42,71%), przeciwko było 769 osób (50,53% uczestników konsultacji), wstrzymały się 83 osoby (5,45%), a 20 głosów było nieważnych (1,31%). W Gdowie z 4365 uprawnionych, w konsultacjach udział wzięło 559 osób (12,8%). Oddano 222 głosy za nadaniem statusu miasta (39,71%), 325 głosy przeciw (58,14%), głosów wstrzymujących się było 8 (1,43%), a 4 głosy były nieważne (0,72%). W związku z negatywnymi wynikami Gdów rezygnuje na razie ze starań o prawa miejskie, choć projekt ma jednak powrócić na tapet jeszcze w 2022 roku
 Jadów – 28 marca 2022, na podstawie wyników konsultacji społecznych w 2021 roku, radni podjęli uchwałę XXXVIII/307/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich dla Jadowa.
 Jastrząb – Podczas XXXIX sesji Rada Gminy Jastrząb, na podstawie wyników konsultacji społecznych w 2021 roku, głosami 12 radnych "za" przy dwóch głosach wstrzymujących się, podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb.
 Jeżów – 29 grudnia 2021 rada gminy Jeżów podjęła uchwałę w sprawie odzyskania praw miejskich przez Jeżów. Według wójta Mariusza Guzickiego chodzi o sprawiedliwość dziejową. Większość mieszkańców, z którymi rozmawiało Radio Łódź, przychylnie patrzy na starania władz samorządowych o przywrócenie praw miejskich. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych 2-23 lutego 2022. W konsultacjach wzięło udział 801 spośród 2711 osób uprawnionych do głosowania (frekwencja 29,55%). Za nadaniem statusu miasta głos oddało 731 osób (91,26%), przeciwko było 40 głosujących (4,99%), 27 osób wstrzymało się od głosu (3,37%), a 3 głosy były nieważne. Dnia 25.03.2022 Rada Gminy Jeżów jednomyślnie, głosami 13 radnych przyjęła uchwałę XXXVI/258/2022 o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Jeżów.
 Krościenko nad Dunajcem – Mimo pozytywnych wyników z konsultacji w 2020 roku, kiedy to ok. 60% mieszkańców opowiedziało się za nadaniem praw miejskich, 25 lutego 2021 większość radnych zdecydowała o odroczeniu wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Krościenku, powołując się na niekorzyści dla osób prowadzących agroturystykę, szczególnie w dobie pandemii. Podjęcie decyzji o zmianie statusu Krościenka odroczono. Na początku 2022 roku temat znów wrócił pod obrady radnych. Zdaniem wicewójta problem agroturystyki dotyczy znikomej liczby ludzi. Urzędnicy analizują, czy – składając wniosek do premiera – będą musieli ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne, czy wystarczą wyniki konsultacji sprzed roku. Podczas sesji w dniu 10.03.2022 Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Krościenku nad Dunajcem. Za głosowało 5 radnych, przeciw było 8, a jeden wstrzymał się od głosu.
 Książ Wielki – Rada Gminy Książ Wielki, na podstawie wyników konsultacji społecznych w 2021 roku, podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Książ Wielki statusu miasta.
 Lanckorona – Mimo nieudanej próby w 2016 roku, wójt Lanckorony planuje kolejne podejście w celu przywrócenia Lanckoronie utraconych w 1934 praw miejskich. Konsultacje społeczne zarządził na 17 marca. Podczas spotkania konsultacyjnego, w którym udział wzięło 80 osób, wypełniono i złożono 67 ankiet. Za nadaniem Lanckoronie statusu miasta oddano 4 głosy, przeciwko było 41 osób, 5 uczestników wstrzymało się od głosu, a pozostałe ankiety zawierały wnioski o przeprowadzenie referendum w tej sprawie lub przedłużenie czasu przeprowadzenia konsultacji. Kolejne konsultacje gmina zorganizuje 16 sierpnia i potrwają do końca września, a wyniki będą znane w połowie października. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach na terenie całej gminy były 4892 osoby. Oddano 729 głosów, z czego 725 głosów ważnych (frekwencja 14,9%). Za nadaniem Lanckoronie statusu miasta oddano 79 głosów (10,9% ważnych głosów), przeciw były 634 osoby (87,44% głosujących), a 12 osób wstrzymało się. W Lanckoronie spośród 1656 mieszkańców uprawnionych do głosowania, w konsultacjach wzięło udział 510 osób (frekwencja wyniosła 30,8%), z czego 508 głosów było ważnych. Za nadaniem statusu miasta oddano 49 głosów (9,64%), 455 głosujących było przeciw (89,56%), a dwa głosy były wstrzymujące się. Mimo negatywnego wyniku konsultacji wójt gminy chce przekonać radę gminy do przyjęcia uchwały o wystąpienie z wnioskiem o nadanie Lanckoronie statusu miasta.
 Latowicz – W Latowiczu zrodziła się inicjatywa odzyskania praw miejskich. W związku z tym, w dniach 15 stycznia – 25 lutego 2022 w gminie przeprowadzane są konsultacje społeczne w tej sprawie. W konsultacjach on-line wzięło udział 10 osób, z których 9 (90%) było za, a 1 (10%) przeciw. Uprawnionych do głosowania na terenie gminy były 4164 osoby. W głosowaniu udział wzięły 362 osoby, z czego 5 głosów było nieważnych (frekwencja 7,31%). Za nadaniem Latowiczowi statusu miasta oddano 283 głosy (79,27% ważnych głosów), przeciwko było 53 głosujących (14,85%), a 21 osób wstrzymało się (5,88%). W Latowiczu uprawnionych do głosowania było 1069 osób, z czego udział w konsultacjach wzięło 200 mieszkańców (frekwencja 16,21%). Ze 195 ważnie oddanych głosów 158 było za (81,03%), przeciw – 31 (15,9%), a 6 osób się wstrzymało (3,07%). Na XXXIV sesji Rady Gminy w marcu 2022 podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Latowicz.
 Łopuszno – Rada Gminy Łopuszno przyjęła uchwałę XXXVI/315/2022 o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji w sprawie nadania Łopusznu statusu miasta. Termin przeprowadzenia głosowania: 14-19 marca 2022. W konsultacjach udział wzięło 336 mieszkańców gminy, z czego 317 osób oddało ważne głosy. Z tej liczby 251 osób było za nadaniem Łopusznu statusu miasta (79,18% ważnych głosów), 50 uczestników było przeciw (15,77%), a 16 osób wstrzymało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska (5,05%). W Łopusznie oddano 59 głosów, z czego 48 było za (81,36%), 9 przeciw (15,25%), a dwa głosy były wstrzymujące się (3,39%). 25.03.2022 Rada Gminy podjęła uchwałę XXXVII/319/2022 o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno. Za głosowało 10 radnych, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.
 Miasteczko Krajeńskie – Podczas sesji w dniu 21.03.2022, na podstawie wyników konsultacji społecznych w 2021 roku, Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę XL/223/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Miasteczku Krajeńskiemu. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu.
 Miękinia – Na sesji w dniu 31 stycznia 2022 Rada Gminy w Miękini przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Miękinia. Termin konsultacji 18-25 lutego 2022. W konsultacjach udział wzięło 458 spośród 13464 osób uprawnionych do głosowania (frekwencja 3,4%). Za nadaniem Miękini statusu miasta głos oddały 282 osoby (61,6%), 169 osób było przeciw (36,9%), a 7 osób wstrzymało się od głosu (1,5%). Dnia 29.03.2022, Rada Gminy Miękinia, głosami 14 radnych "za" przy jednym wstrzymującym się podjęła uchwałę XL/484/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Miękinia.
 Milejów – Władze Milejowa rozpoczęły starania o nadanie praw miejskich. Termin konsultacji społecznych w tej sprawie wyznaczono na dni 1-28 lutego 2022. Z 7155 osób uprawnionych, udział w konsultacjach wzięło 1160 osób (frekwencja wyniosła 16,2%). Oddano 648 głosów za (55,86%), 394 osoby były przeciwko (33,96%), 44 osoby się wstrzymały, a 74 głosy były nieważne. Podczas XLII sesji w dniu 30.03.2022 Rada Gminy Milejów głosami 8 radnych "za", 3 "przeciw" i jednym wstrzymującym się podjęła uchwałę o wystąpieniu w wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Milejów-Osada.
 Piekoszów – Podczas sesji w dniu 8.03.2022, na podstawie wyników konsultacji społecznych w 2021 roku, Rada Gminy Piekoszów podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piekoszów.
 Powidz – 10 lutego 2022, podczas XXXV sesji, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie nadania Powidzowi statusu miasta. Termin konsultacji 1-10 marca 2022. W konsultacjach na terenie całej gminy udział wzięły 754 osoby, spośród 1875 uprawnionych (frekwencja 40,21%). Oddano 730 ważnych głosów, z czego 184 głosy były za (25,2%), 506 przeciwko (69,32%), a 40 osób wstrzymało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska (5,48%). W Powidzu uprawnionych do udziału w konsultacjach było 1001 osób. Głosy oddały 404 osoby (40,36%), z czego 402 były ważne. Za nadaniem Powidzowi statusu miasta oddano 97 głosów (24,13%), przeciwko zagłosowały 293 osoby (72,89%), a wstrzymało się 12 osób (2,98%).
 Przyrów – Podczas sesji w dniu 21.10.2022 Rada Gminy Przyrów podjęła uchwałę XXXVII/233/2022 o przeprowadzeniu w gminie konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Przyrów. Rozpoczęte dnia 22.12.2022 konsultacje potrwają do 31.01.2023.
 Rozprza – Konsultacje społeczne mają odbywać się od 28 lutego do 21 marca 2022. W konsultacjach na terenie gminy udział wzięły 2322 osoby spośród 12 107 osób uprawnionych do głosowania (frekwencja 19,18%). Oddano 1588 głosów popierających inicjatywę (68,39%), przeciwnych było 568 osób ((24,46%), a 166 osób wstrzymało się (7,15%). W Rozprzy na 1609 osób uprawnionych, głos oddało 388 (frekwencja wyniosła 24,8%). Za nadaniem Rozprzy statusu miasta oddano 291 głosów (72,93% głosujących), przeciw były 94 osoby (23,56%), a 14 osób wstrzymało się (3,51%). Głosami 12 radnych "za" przy 3 głosach wstrzymujących się Rada Gminy Rozprza, podczas sesji w dniu 29.03.2022 podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Rozprza. Wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Rozprza wojewoda zaopiniował pozytywnie.
 Skarbimierz-Osiedle – Wójt Skarbimierza zapowiedział, że do końca marca zostanie złożony kolejny wniosek o nadanie statusu miasta dla Skarbimierza-Osiedle. To będzie już czwarta próba uzyskania praw miejskich. Wcześniejsze podejścia (2017, 2018, 2019) MSWiA odrzuciło, motywując że miejscowość w dużej mierze nie przypomina miasta lecz dobrze rozwinięte osiedle. Władze gminy twierdzą, że decyzje te spowodowane są nieprzychylnym stanowiskiem wojewody opolskiego i że w kuluarach trwa polityczna rozgrywka o budowę obwodnicy Brzegu. Wójt ma nadzieję, że nowy wojewoda Sławomir Kłosowski będzie bardziej przychylny i że tym razem jego starania zostaną uwzględnione. Podczas sesji w dniu 21.03.2022 Rada Gminy Skarbimierz podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta Skarbimierzowi-Osiedlu. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, tj. wszyscy biorący udział w obradach. Podobnie jak w latach poprzednich, wniosek rady gminy o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle został przez wojewodę zaopiniowany negatywnie.
 Stężyca – Dnia 27 września 2022 Rada Gminy w Stężycy podjęła uchwałę XXXIII/240/2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Stężyca. Pierwotny termin przeprowadzenia konsultacji (2.11-15.12.2022) przedłużono do dnia 16.01.2023.
 Strzeleczki – Jesienią 2022 zrodziła się inicjatywa przywrócenia Strzeleczkom praw miejskich. Zarówno lokalne władze samorządowe jak i mieszkańcy Strzeleczek zapatrują się przychylnie do przeprowadzenia związanej z tym zamiarem procedury. W związku z tym na sesji dnia 21 grudnia 2022 Rada Gminy Strzeleczki przyjęła uchwałę LV/354/22 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Strzeleczki statusu miasta.
 Sułów – Burmistrz Miasta i Gminy Milicz zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sułów. Mieszkańcy Sułowa mogą się wypowiedzieć w tej sprawie podczas konsultacji, w terminie 7-13 lutego 2022. Z 1287 osób uprawnionych do głosowania, w konsultacjach udział wzięło 296 osób (frekwencja 23%). 215 osób (72,63%) było za, 78 – przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada Miejska w Miliczu podjęła uchwałę LXIV/326/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Sułów.
 Tarnogóra – Po odzyskaniu przez Izbicę praw miejskich, wójt Izbicy planuje przeprowadzić konsultacje w sprawie przywrócenia praw miejskich także sąsiedniej Tarnogórze, które je utraciła tym samym ukazem carskim z 1869 co Izbica.
 Turobin – W Turobinie zostaną wznowione konsultacje społeczne w sprawie przywrócenia praw miejskich Turobinowi (poprzednie, z pozytywnym wynikiem, odbyły się w 2020 roku). Przyczyną tego są opóźnienia proceduralne. W kwietniu 2021 władze złożyły wniosek do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Biłgoraju dotyczący określenia granic projektowanego miasta, lecz dokument trafił do władz gminy dopiero w grudniu 2021. W powtórnie przeprowadzonych konsultacjach udział wzięło 555 z 5015 osób uprawnionych (frekwencja wyniosła 11,07%). Oddano 402 głosy za (72,4%), 142 głosy przeciw (25,6%), a 11 głosów było nieważnych. W Turobinie oddano 129 głosów za (84,9%), 22 głosy przeciw (14,5%), a jeden głos był nieważny. Podczas sesji w dniu 29.03.2022 Rada Gminy Turobin, głosami 8 radnych "za" i 7 głosami "przeciw" podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Turobin. Na podstawie uchwały LIV/322/2022 kolejne konsultacje w sprawie nadania Turobinowi statusu miasta zaplanowano na dni 19 listopada 2022 – 28 lutego 2023.
 Ujazd – Ujazd chce odzyskać prawa miejskie, a przygotowania do tego ważnego wydarzenia trwają od kilku miesięcy. W dniach 7-27 lutego 2022 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za rok powiat tomaszowski będzie miał drugie po Tomaszowie Mazowieckim miasto. Z ponad 6 tys. uprawnionych, w konsultacjach udział wzięły 1252 osoby (frekwencja 20,55%), z czego 1159 głosujących było za nadaniem Ujazdowi statusu miasta (92,57% głosujących), 62 osoby były przeciwko, a 31 wstrzymało się od głosu. Dnia 22.03.2022, głosami 12 radnych, Rada Gminy Ujazd przyjęła uchwałę LIII/407/2022 o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Ujazd.
 Wielopole Skrzyńskie – Konsultacje w sprawie odzyskania praw miejskich dla Wielopola odbędą się w terminie od 6 do 31 stycznia 2022. Z 6441 osób uprawnionych do głosowania, w konsultacjach wzięło udział 1379 mieszkańców gminy (frekwencja 21.41%). Oddano 1365 głosów ważnych i 14 głosów nieważnych. Za nadaniem Wielopolu Skrzyńskiemu statusu miasta oddano 555 głosów (40,66% głosów ważnych), 764 głosy przeciwko (55,97% głosów ważnych) oraz 46 głosów wstrzymujących się (3,37% głosów ważnych).
 Włodowice – Podczas sesji dnia 16.03.2022, na podstawie wyników konsultacji społecznych w 2021 roku, Rada Gminy Włodowice podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Włodowice.
 Żółkiewka – na początku 2022 temat przywrócenia praw miejskich Żółkiewce był dyskutowany, lecz rada gminy nie była przekonana, czy to dobre wyjście. Uznano, że "lepiej pozostać prężnie rozwijającą się gminą wiejską, niż być byle jakim miastem" i że mieszkańcy przyzwyczajeni są do tego, że Żółkiewka jest jednak wsią.

Do 31 marca 2022 (końcowy terminów składania wniosków), kierując się wynikami konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2021 i 2022 roku, władze 19 gmin wystąpiły za pośrednictwem wojewodów z wnioskami do MSWiA o nadanie statusu miasta dla następujących miejscowości: Bodzanów, Czarny Dunajec, Dąbrowice, Jadów, Jastrząb, Jeżów, Książ Wielki, Latowicz, Łopuszno, Miasteczko Krajeńskie, Miękinia, Milejów, Piekoszów, Rozprza, Skarbimierz-Osiedle, Sułów (gmina Milicz), Turobin, Ujazd i Włodowice. Według projektu rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2023 status miasta ma otrzymać 15 miejscowości. Negatywnie rozpatrzono wnioski dotyczące Milejowa, Skarbimierza-Osiedla, Sułowa i Turobina. Podczas konsultacji międzyresortowych Minister Sprawiedliwości złożył wniosek o uwzględnienie starań Turobina, wskazując możliwość uzupełnienia braków w dokumentacji geodezyjnej do czasu wejścia w życie rozporządzenia. Wniosek MS nie uzyskał jednak aprobaty MSWiA.

2023 

Kampania werbowania władz gmin do podjęcia starań o przywrócenie praw miejskich

Początkowe miesiące 2023 roku na polu umiastowiania Polski dominuje program szerokiego zasięgu, wylansowany przez rząd, a mający na celu wygenerowanie jak największej liczby miast w trybie szybkiej ścieżki. Premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił – za pośrednictwem wojewodów – z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły w 1870 roku ukazem carskim z 1869 za udział w powstaniu. Inwazja Rosji na Ukrainę i antyrosyjskie sentymenty niewątpliwie przyczyniły się do aktualizacji kwestii odwrócenia rosyjskiego prawa zaborczego, które pozbawiło praw miejskich 338 miast. Do kampanii dołączono także miejscowości, których praw miejskich pozbawił rząd polski na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934, przeprowadzonej w celu ujednolicenia różnorodnych systemów pozaborczych.

Na przełomie 2022/2023 wojewodowie porozsyłali masowo stosowne pisma do wójtów gmin, których kwestia ta dotyczy, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań, w tym konsultacji społecznych. Procedura ma być bardzo szybko wyegzekwowana, w ciągu kilku miesięcy, i jest to wyjątkowa okazja, szczególnie dla miejscowości bardzo małych, aby odzyskać prawa miejskie. Biorąc pod uwagę nadchodzące  wybory parlamentarne, ewentualna zmiana rządu mogłaby przekreślić dotychczas ekspansywną politykę PiS umiastowiania Polski bardzo małymi miastami, posługując się wątkami historyczno-emotywnymi; przed 2015 polityka w tym zakresie była szczególnie restryktywna. Oto przykład apelu wojewody mazowieckiego do władz lokalnych:

Należy tu dodać, że bezrefleksyjne wiązanie utraty praw miejskich przez miejscowości w 1870 roku z represjami za udział w powstaniu styczniowym jest w dużej mierze symplifikacją i spłyceniem historycznych zależności, które się jednak podtrzymuje bo sprzyjają współczesnym celom politycznym. Zjawisko to opisali dogłębnie m.in. M. Nietyksza, M. Dymitrow i W. Caban:

Jak się okazało, nie wszystkie miasta zdegradowane ukazem carskim otrzymały zaproszenia, a tylko te, które są siedzibami gmin. Tu nad szerszą sprawiedliwością dziejową zaważyła wykonalność procedury, czyli łatwość zamienienia urzędu gminy na urząd miasta, i przemianowania wójta na burmistrza. Rząd nie jest natomiast gotów restytuować miast położonych na terenie gmin, gdzie już funkcjonują inne miasta (mimo że prawo tego nie zabrania), ani tworzyć nowych miast poprzez ekskorporacje (wyłączanie dawnych miast z większych miast, do których te pierwsze wcześniej włączono).

Biorąc zatem pod uwagę, że w rachubę wchodzą tylko samodzielne miejscowości pełniące obecnie funkcje siedzib urzędów gmin wiejskich w granicach współczesnej Polski, a które prawa miejskie utraciły bądź na skutek ukazu carskiego z 1869 lub na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934, wymogi założeń rządu spełnia aktualnie 132 miejscowości:

a Reforma gminna z lat 1933-34 sensu largo pozbawiła miejskiego wyznacznika znacznie więcej miejscowości, o ile uwzględnimy także jednostkowe gminy wiejskie z prawami miejskimi oraz gminy wiejskie na prawach miasteczek, a nie tylko sensu stricte same gminy miejskie, których było znacznie mniej. Biorąc także pod uwagę te miejscowości, ich liczba zwiększy się o 30 (o 25 w woj. podkarpackim, o 4 w woj. małopolskim, i o jedną w woj. śląskim).
b Władysławów status miasta utracił dwukrotnie, zarówno ukazem carskim z 1869 jak i na skutek reformy gminnej z lat 1933-34. W tabeli zliczony jest tylko raz, w grupie miast zdegradowanych ukazem z 1869.

Aktualne miejscowości

 Babiak – 2 marca 2023 reprezentacja Gminy Babiak uczestniczyła na spotkaniu informacyjnym z wojewodą welkopolskim Michałem Zielińskim i samorządowcami siedmiu gmin, które rozważają starania o odzyskanie praw miejskich w ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii werbunkowej. Celem spotkania było udostępnienie pomocy gminom w przejściu przez niezbędne procedury. Według Zieleńskiego "prawa miejskie to nie tylko zmiana wizerunkowa, akt administracyjny i inne niż wcześniej postrzeganie miejscowości, ale też szansa na rozwój, dostęp do szerokiej oferty programów kierowanych do obszarów miejskich i rozbudowa infrastruktury". Babiak prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim.
 Białaczów – Na styczniowej sesji Rady Gminy ujawniono, że wojewoda łódzki zasugerował by Białaczów ubiegał się w 2023 roku o przywrócenie utraconych w 1870 roku ukazem carskim. Podczas sesji 7 marca 2023 Rada Gminy Białaczów podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Białaczów statusu miasta. Termin konsultacji: od 13 do 24 marca 2023.
 Bielawy – W styczniu 2023 łódzki wojewoda Tobiasz Bocheński zaproponował samorządom Bielaw i Kiernozi rozważenie postarania się o przywrócenie utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich. 27 stycznia 2023 na sesji Rady Gminy Bielawy trzy uchwały w tej sprawie przegłosowano 10 głosami za przy 1 wstrzymującym (4 radnych było nieobecnych). Wójt Sylwester Kubiński apelował: "Weźmy pod uwagę to, że nasze dzieci i wnuki mogą nam kiedyś nie wybaczyć, że mogliśmy odzyskać prawa miejskie, ale tego nie zrobiliśmy. A przecież wiemy, że Bielawy były miastem i te prawa zabrał zaborca". Terminu konsultacji (w formie ankiety) nie wyznaczono, ale miały się odbyć w lutym. 28 lutego 2023 do Rady Gminy Bielawy wpłynęło zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania odnośnie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych, a w szczególności w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVI/236/2023 Rady Gminy Bielawy z 27 stycznia 2023. Jako że organem właściwym do uregulowania szczegółowych zasad przeprowadzenia konsultacji jest organ uchwałodawczy gminy, Rada nie jest uprawniona do przekazywania Wójtowi obowiązków nałożonych przez ustawodawcę, przez co wkroczyła w sferę kompetencji organu wykonawczego. Ponadto za błędny uznano  zapis w §4 uchwały odnośnie charakteru aktu prawa miejscowego i opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Koordynator oddziału nadzoru prawnego zażądał złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie do 3 marca 2023. 9 marca 2023 poinformowano, że wójt Sylwester Kubiński wydał kolejne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania miejscowości Bielawy statusu miasta. Termin konsultacji: od 14 do 23 marca 2023.
 Bircza – W związku z pozytywnym wynikiem przprowadzonych pod koniec 2022 roku konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Bircza, oczekuje się złożenia wniosku w tej sprawie przez władze gminy do końca marca 2023. Bircza była miastem do 1934 roku, a status miasta utraciła na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934.
 Bobrowniki – 26 stycznia 2023, podczas LIV sesji, Rada Gminy Bobrowniki podjęła uchwałę o przeprowadzeniu w dniach 20–26 lutego 2023 konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie przywrócenia Bobrownikom utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich. Termin konsultacji: od 20 do 24 lutego 2023. W konsultacjach udział wzięło 393 spośród uprawnionych 2463 mieszkańców gminy (frekwencja 16%). Oddano 291 głosów popierających (74% oddanych głosów), 84 głosy przeciwne (21,4%), a 15 osób się wstrzymało (3,8%). W miejscowości Bobrowniki w konsultacjach uczestniczyło 187 spośród 915 uprawnionych do głosowania (frekwencja 20,4%). Głosów popierających oddano 133 (71,1%), przeciw były 42 osoby, a 9 wstrzymało się.
 Bogoria – W styczniu 2023 premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły ukazem carskim za udział w powstaniu. W związku z tym, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pismo do włodarzy Bogorii, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań. Według Koniusza procedura będzie bardzo szybko wyegzekwowana, w ciągu kilku miesięcy. Pomysł odzyskania praw miejskich został pozytywnie odebrany w Bogorii. 25 stycznia 2023, na LVI sesji, Rada Gminy w Bogorii podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, określając ich termin na dni: 6 lutego–20 marca 2023. Wójt Mariusz Adamczyk zrezygnował z wzięcia udziału w konsultacjach: "Zastanawiam się, najlepiej chyba będzie wstrzymać się od głosu, niech mieszkańcy podejmą decyzję".
 Bolesławiec – W styczniu 2023 w Bolesławcu została podjęta dyskusja wśród radnych na temat odzyskania utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich dla Bolesławca. Inicjatywa nie zrodziła się lokalnie, a zaproponowały ją władze wyższego szczebla. 23 stycznia 2023, podczas uroczystości z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego, ogłoszono rozpoczęcie starań o odzyskanie praw miejskich Bolesławca. 15 lutego 2023, podczas XXXIX sesji, Rada Gminy Bolesławiec jednogłośnie podjęła uchwałę zobowiązującą wójta gminy do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Bolesławiec.
 Brody – Uchwałą XXXVII/279/22 Rada Gminy Brody zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia Brodom (utraconego w 1945 roku) statusu miasta. Zarządzeniem Nr 368/22 z 30 grudnia 2022 Wójt Gminy Brody określił termin konsultacji na dni 1 stycznia–15 lutego 2023. Podczas sesji w dniu 28 lutego 2023 Rada Gminy Brody podjęła uchwałę XXXIX/289/23 o zarządzeniu ponownych konsultacji z mieszkańcami gminy Brody w sprawie nadania miejscowości Brody statusu miasta. Termin ponownych konsultacji: od 7 do 15 marca 2023.
 Brudzew – 8 marca 2023 ujawniono, że tydzień wcześniej na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego do Poznania przyjechali przedstawiciele samorządów Brudzewa (sekretarz Tomasz Józefowicz) i Władysławowa (wójt Elżbieta Klanowska), które rozważają rozpoczęcie procedury odzyskanie praw miejskich. Krokiem pierwszym do odzyskania praw miejskich będą konsultacje społeczne. Ponieważ odpowiednia dokumentacja musiałaby być przygotowana do końca marca aby odzyskanie praw miejskich mogło wejść w rachubę od 1 stycznia 2024, z miejsca późnego podejścia do sprawy wójtowie Brudzewa i Władysławowa termin ten oceniają jako "raczej nierealny". Natomiast w grę wchodzi złożenie wniosku do wojewody do końca marca 2024 i odzyskanie statusu miasta w styczniu 2025. Brudzew prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim.
 Chełmsko Śląskie – W styczniu 2023 wrócił pomysł przywrócenia Chełmsku Śląskiemu utraconych w 1945 roku praw miejskich, a za nową inicjatywą stoi radny Mariusz Zbrzyzny. W związku z tym powstała specjalna strona chelmskoslaskie.miastem.pl
 Ciepielów –  23 lutego 2023 wójt gminy Ciepielów wydał zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury przywrócenia praw miejskich dla miejscowości Ciepielów. Termin konsultacji: od 24 lutego do 10 marca 2023. Ciepielów prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim. Zarządzeniem 22/2023 wójt gminy przedłużył termin przeprowadzenia konsultacji do 20 marca 2023.
 Czemierniki – 24 stycznia 2023 Rada Gminy Czemierniki podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Czemierniki dotyczących przywrócenia Czemiernikom utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich. Termin konsultacji: 8 lutego–10 marca 2023. Do udziału w konsultacjach uprawnionych było 4280 mieszkańców gminy. Głos oddały 1202 osoby (frekwencja 28,08%), z czego 1192 oddało głos ważny. Za nadaniem Czemiernikom statusu miasta oddano 933 głosy (78,27%), przeciw było 194 głosujących (16,28%), a 65 wstrzymało się (5,45%). W Czemiernikach (sołectwo Czemierniki i Czemierniki II) na 1309 uprawnionych, głos oddało 469 osób (frekwencja 36,83%), z czego: 342 głosy były za nadaniem statusu miasta (72,92%), przeciw było 107 głosujących (22,81%), a 20 wstrzymało się (4,27%).
 Dobre – Na podstawie podjętej 30 grudnia 2022 Uchwały XXXII/339/2022 Rada Gminy Dobre postanowiła o przeprowadzeniu w terminie od 17 stycznia do 12 lutego 2023 konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Dobre. Dobre było miastem w latach 1530–1852, tracąc prawa miejskie pod zaborem rosyjskim. W konsultacjach udział wzięło 430 z uprawnionych 4707 mieszkańców gminy (frekwencja 9,14%). Oddano 411 ważnych głosów, z czego 257 głosów było popierających (62,53% ważnych głosów), 95 głosów przeciwnych (23,11%), a 59 głosów wstrzymujących się (14,36%). W miejscowości Dobre uprawnionych do udziału w konsultacjach było 1420 osób. Oddano 43 głosy (frekwencja 3,03%), z czego 39 było za (90,7%), 3 przeciw (6,98%), a jeden głos był wstrzymujący się (2,32%).
 Firlej –  Podczas lutowej sesji Rady Gminy wójt przedstawił w swoim sprawozdaniu informacje o prowadzonych rozmowach dotyczących procedury odzyskiwania praw miejskich. Ostateczna decyzja będzie poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami. Firlej prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim.
 Gąsawa – Władze Gąsawy rozpoczęły w styczniu 2023 starania o przywrócenie utraconych w 1934 roku praw miejskich. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbędą się od 30 stycznia do 20 lutego 2023. W całej gmnie Gąsawa w konsultacjach wzięło udział 878 osób (21,41% ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 4100); wszystkie głosy były ważne. Za statusem miasta opowiedziało się 620 osób (70,61%), przeciw 205 (23,35%), a 53 osoby się wstrzymały (6,04%). W samej Gąsawie w konsultacjach wzięło udział 294 osoby (25,32% ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 1161). Za statusem miasta opowiedziały się 218 osób (74,15%), przeciw 71 (24,15%) a 5 osób się wstrzymało (1,70%).
 Gielniów – 30 stycznia 2023 wójt obwieścił o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Gielniów  w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Gielniów na podstawie Uchwały Nr XLVII.235.2023 Rady Gminy Gielniów z 13 stycznia 2023. Konsultacje społeczne odbędą się od 3 lutego do 17 lutego 2023. Gielniów prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim. W całej gminie Gielniów w konsultacjach wzięło udział 665 osób (18,25% ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 3644), w tym 48 głosów nieważnych. Za statusem miasta opowiedziało się 428 osób (69,37%), przeciw 145 (23,50%), a 44 osoby się wstrzymały (7,13%). W samym Gielniowie w konsultacjach wzięło udział 108 osób (16,98% ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 636), wszystkie ważne. Za statusem miasta opowiedziało się 58 osób (53,70%), a przeciw 50 (46,30%); nikt się nie wstrzymał.
 Głowaczów – Podczas sesji 31 stycznia 2023 Rada Gminy Głowaczów podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przywrócenia miejscowości Głowaczów statusu miasta. Termin konsultacji:  od 20 lutego do 3 marca 2023. Głowaczów prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim. W konsultacjach udział wzięło 695 osób, czyli 12,05% uprawnionych. Za  nadaniem statusu miasta oddano 517 głosów (74,39% oddanych głosów), przeciw było 149 mieszkańców gminy (21,44% głosów), wstrzymały się 4 osoby, a 25 głosów było nieważnych. W odniesieniu do przebiegu konsultacji w Głowaczowie podano jedynie informację, że głos oddało 227 mieszkańców miejscowości, czyli 32,66% uprawnionych.
 Goszczyn  – W związku z 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyszła z propozycją przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które w wyniku rosyjskiej represji oraz reformy lat 1933-1934 utraciły status miast i do dzisiaj go nie odzyskały. Jedną z nich jest Goszczyn. Rada gminy w styczniu 2023 prawie jednogłośnie (jeden z radnych wstrzymał się od głosu) poparła inicjatywę i samorząd zgłosił chęć przystąpienia do konsultacji społecznych.
 Gowarczów – W styczniu 2023 premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły ukazem carskim za udział w powstaniu. W związku z tym, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pismo do włodarzy Gowarczowa, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań. Według Koniusza procedura będzie bardzo szybko wyegzekwowana, w ciągu kilku miesięcy. Włodarze Gowarczowa odpowiedzieli na pismo umiarkowanie optymistycznie, a 19 stycznia oznajmili, że będą starać się o przywrócenie praw miejskich. 26 stycznia odbyła się sesja Rady Gminy Gowarczów, podczas której jednogłośnie podjęto uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie z mieszkańcami gminy. Termin konsultacji: 19 lutego–10 marca 2023. W  11 z 14 sołectw gminy uczestnicy zebrań opowiedzieli się za tym, by Gowarczów znów był miastem. Przeciwko temu była większość głosujących w Kupimierzu i Kurzaczach, a w Giełzowie zwolenników i przeciwników było po równo. Podczas sesji w dniu 16 marca 2023 przedstawiono wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Gowarczów statusu miasta. W głosowaniu uczestniczyło 328 z 3748 mieszkańców gminy (frekwencja 8,75%), którzy oddali 324 ważne głosy: 202 popierające (62,35% ważnych głosów), 104 przeciwne (32,1%) oraz 18 wstrzymujących się (5,55%). Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Gowarczów.
 Grabów – 10 stycznia 2023 samorządowcy grabowscy postanowili wystąpić z wnioskiem o przywrócenie utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich. Podczas sesji 23 stycznia 2023 podjęli uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie. Termin konsultacji: od 9 do 28 lutego 2023. W konsultacjach udział wzięło 382 z 4612 uprawnionych mieszkańców gminy (frekwencja 8,28%). Głosów popierających oddano 332 (86,91% głosów), przeciwko opowiedziało się 26 osób (6,8%), a 24 wstrzymały się (6,28%). Do głosowania w Grabowie (obejmującym sołectwa Grabów Kolonia i Grabów Osada) uprawnionych było 861 osób. Udział w konsultacjach wzięło 45 osób (frekwencja 5,23%), z czego 38 poparło inicjatywę (84,4%), 3 głosujących było przeciw (6,67%), a 4 wstrzymały się (8,89%).
 Grzegorzew – 9 marca 2023 radni przegłosowali uchwałę LII.351.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grzegorzew w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Grzegorzew. Decyzja ta poprzedzona była spotkaniem 2 marca z wojewodą welkopolskim Michałem Zielińskim i siedmioma samorządowcami, którzy rozważają starania o nabycie praw miejskich. Grzegorzew prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim.
 Inowłódz – Podczas LVIII sesji Rada Gminy Inowłódz podjęła uchwałę o przeprowadzeniu w terminie do 15 marca 2023 konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta. Inowłódz prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 20 lutego do 13 marca 2023. W konsultacjach na terenie gminy uczestniczyło 312 z 3748 osób uprawnionych (frekwencja 8,32%). Oddano 309 ważnych głosów, z czego: za nadaniem statusu miasta było 199 respondentów (64,41% ważnych głosów), przeciw 102 osoby (33%), a 8 głosów było wstrzymujących się (2,59%). W sołectwie Inowłódz z 810 uprawnionych mieszkańców wypowiedziało się 176 osób (frekwencja 21,73%). 114 głosujących było za nadaniem statusu miasta (64,77%), 61 przeciw (34,66%), a jeden głos był wstrzymujący się (0,57%).
 Jawornik Polski – Podczas sesji 16 stycznia 2023 Rada Gminy Jawornik Polski przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia miejscowości Jawornik Polski statusu miasta (prawa miejskie 1472–1784, prawa miasteczka 1784–1934). Wyznacznik miejski utracił na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934. Termin konsultacji: 1–15 lutego 2023. Podczas LX sesji Rady Gminy Jawornik Polski wójt gminy przedstawił ogólne wyniki konsultacji. Za nadaniem Jawornikowi Polskiemu statusu miasta głos oddało 88,2% uczestników konsultacji, 9,44% głosujących było przeciw, a 2,36% wstrzymało się.
 Jedlińsk – Wydanym na podstawie uchwały rady gminy z 2015 roku, określającej sposób przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, zarządzeniem z dnia 2 lutego 2023 wójt zarządził przeprowadzenie w terminie 7–28 lutego 2023 konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jedlińsk w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Jedlińsk. Jedlińsk utracił prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim. W konsultacjach na 11 174 osoby uprawnione, udział wzięło 388 osób (frekwencja 3,47%). 134 uczestników konsultacji było za nadaniem statusu miasta (34,54% głosów), przeciw było 238 osób (61,34%), wstrzymało się 4 mieszkańców, a 12 głosów było nieważnych. W Jedlińsku uprawnionych do głosowania było 1335 osób. Udział wzięły 233 osoby (17,45% uprawnionych) - 226 oddało ważne głosy, z czego: 35 osób opowiedziało się za nadaniem statusu miasta (15,02%), przeciw było 189 osób (81,12%), a 2 osoby się wstrzymały.
 Kiernozia – W styczniu 2023 łódzki wojewoda Tobiasz Bocheński zaproponował samorządom Bielaw i Kiernozi rozważenie postarania się o przywrócenie utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich. Gmina Kiernozia już na sesji 16 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych do 15 lutego w tej sprawie. Konsultacje trwają od 21 stycznia do 12 lutego 2023. W Kiernozi, spośród około 600 uprawnionych do głosowania, 16 osób zagłosowało za, 26 przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Poza tym nie wszyscy obecni na zebraniu wzięli udział w głosowaniu. Spośród mieszkańców Czerniewa nikt nie zagłosował za nadaniem praw miejskich, 4 osoby były przeciwne, a 2 wstrzymały się od głosu. "Jestem w szoku", powiedział miejscowy społecznik Andrzej Bogucki, zastanawiając się, czy "nie jest to wynik braku samorządowej edukacji, a w efekcie wiedzy". Wraz z sekretarzem gminy, Jarosławem Boguckim, sądzą, że powrót do praw miejskich byłby niepowtarzalną szansą dla Kiernozi, a "kolejne pokolenie mogą mieć o to żal do obecnego" za niewykorzystanie okazji. Wójt Kiernozi, w kontekście dostępu do specjalnych programów inwestycyjnych dla małych miasteczek  uznała, że "byłoby to wielką stratą dla Kiernozi i całej gminy – a więc dla wszystkich mieszkańców, gdyby taka szansa została zaprzepaszczona". W konsultacjach głos oddało 242 mieszkańców gminy, z czego 112 głosów było popierających inicjatywę nadania Kiernozi statusu miasta (46,2% wszystkich oddanych głosów), 82 głosy były przeciwne (33,8% głosów), a 48 osób wstrzymało się od zajęcia jednoznacznego stanowiska (20% głosów).
 Kikół – 20 stycznia 2023, podczas XLIX sesji, Rada Gminy Kikół jednogłośnie podjęła uchwałę o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie o przywrócenie Kikołowi utraconych w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 22 lutego do 14 marca 2023.
 Kobylnica – Podczas sesji w dniu 29 grudnia 2022 Rada Gminy Kobylnica podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia w gminie konsultacji społecznych w sprawie nadania Kobylnicy statusu miasta. Termin konsultacji: od 30 stycznia do 24 lutego 2023. Uprawnionych do głosowania na terenie gminy było 13261 osób. W konsultacjach uczestniczyło 2716 osób, które oddały 2524 ważne i 192 nieważne głosy (frekwencja 20,48%). Za nadaniem Kobylnicy statusu miasta oddano 2287 głosów (90,61% ważnych głosów), 178 głosujących było przeciwnych (7,05%), a 59 wstrzymało się (2,34%). W Kobylnicy na 4694 osoby uprawnione, ważny głos oddało 650 mieszkańców miejscowości (frekwencja 13,85%). Oddano 573 głosy popierające (88,15%), 66 przeciwne (10,15%), a także 11 głosów wstrzymujących się (1,7%).
 Kołbiel – 9 lutego 2023, na XLV sesji Rady Gminy Kołbiel podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kołbiel w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kołbiel. Termin konsultacji: od 28 lutego do 14 marca 2023. Kołbiel utraciła prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim.
 Końskowola – Mimo że ankiety konsultacyjne wypełniło w 2020 roku kilka tysięcy mieszkańców, a ponad 80% wyraziło poparcie dla miejskich dążeń Końskowoli, prawa do dzisiaj nie zostały odzyskane. Przyczyną tego, jak się okazało w 2023 roku, była wątpliwa przeszłość wójta Stanisława Gołębiowskiego, który w latach 80. był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Sylwester”. Zdaniem samorządowców, podpisanie lojalki, nawet mimo braku dowodów na współpracę, może budzić wątpliwość w kontekście mianowania wójta na burmistrza: "Nie chcemy być wiązani z desygnowaniem obecnych włodarzy gminy na włodarzy miejskich" – stwierdził przewodniczący rady Radosław Barzenc. Końskowola utraciła prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim.
 Kurów – 23 lutego 2023, na sesji Rady Gminy, miała się odbyć dyskusja na temat praw miejskich dla Kurowa, bez głosowania żadnej uchwały czy przyjmowania stanowiska. Jeśli samorządowcy opowiedzą się za miejskością Kurowa, urzędnicy przygotują właściwe dokumenty, a gmina przeprowadzi konsultacje społeczne. "Mnie na byciu burmistrzem nigdy nie zależało, dlatego sam z taką inicjatywą nie wychodzę. Jeśli jednak odzyskania prawa miejskich będą oczekiwali sami mieszkańcy, to nic nie stoi na przeszkodzie", tłumaczy wójt Kurowa Arkadiusz Małecki. Planowana dyskusja nie została podjęta na sesji, jednak na spotkaniu mieszkańców z posłami PiS i Przemysławem Czarnkiem 17 marca 2023, wójt w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sławomira Skwarka, odpowiedział, "przymierzamy się do konsultacji społecznych". Kurów utracił prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim.
 Łomazy – Podczas sesji 16 lutego 2023 Rada Gminy Łomazy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości Łomazy statusu miasta. Łomazy utraciły prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 3 do 23 marca 2023.
 Maciejowice – Na LI sesji Rada Gminy Maciejowice jednogłośnie podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice. Maciejowice utraciły prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 20 lutego do 10 marca 2023. Z 5585 mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania, w konsultacjach uczestniczyło 735 osób, które oddały 724 ważne i 11 nieważnych głosów (frekwencja 13,16%). Za nadaniem Maciejowicom statusu miasta oddano 681 głosów (94,06%), przeciw było 29 osób (4,01%), a 14 głosujących wstrzymało się (1,93%). W Maciejowicach głos oddało 272 z 1173 uprawnionych do głosowania (23,19%). Za nadaniem statusu miasta oddano 264 głosy (97,06%), a przeciw było 8 osób (2,94%).
 Magnuszew – Podczas LVIII sesji w dniu 23 stycznia 2023, rada gminy jednogłośnie podjęła uchwałę "w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Magnuszew". Magnuszew prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 6 lutego do 6 marca 2023. W konsultacjach udział wzięły 274 osoby z 5542 uprawnionych do głosowania (frekwencja 4,94%). Oddano 268 ważnych głosów, z czego 205 popierających inicjatywę (76,49% ważnych głosów), 45 przeciwnych (16,79%), oraz 18 wstrzymujących się. W Magnuszewie w konsultacjach udział wzięło 94 mieszkańców miejscowości spośród 818 uprawnionych do głosowania (frekwencja 11,49%). Oddano 66 głosów za nadaniem Magnuszewowi statusu miasta (70,21%), 24 głosy przeciw (25,53%) i 4 wstrzymujące się (4,25%).
 Markuszów – Podczas XXXVI sesji, 27 stycznia 2023, Rada Gminy Markuszów jednogłośnie podjęła uchwałę "o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Markuszów w sprawie nadania miejscowości Markuszów statusu miasta". Markuszów prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 15 do 19 lutego 2023. Uprawnionych do głosowania było 2579 mieszkańców gminy. W konsultacjach uczestniczyło 289 osób, które oddały 287 ważnych głosów (frekwencja 11,2%). Spośród głosów ważnych: 149 było za nadaniem statusu miasta (51,91%), 99 przeciw (34,49%), a 38 osób wstrzymało się. W Markuszowie w konsultacjach wzięły udział 73 osoby, spośród 1020 uprawnionych (frekwencja 7,15%). Za nadaniem statusu miasta oddano 26 głosów (35,6%), przeciw - 37 (50,7%), a 10 osób wstrzymało się.
 Mieścisko – 27 lutego 2023, podczas LXII sesji Rada Gminy Mieścisko podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mieścisko w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Mieścisko. Termin konsultacji: od 7 do 16 marca 2023. Mieścisko było miastem do 1934 roku, a status miasta utraciło na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934.
 Mokobody – Na sesji w dniu 28 września 2022 radni podjęli uchwałę XXXVII/283/2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Mokobody konsultacji społecznych w sprawie przywrócenie Mokobodom utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich. Termin konsultacji 2 stycznia–28 lutego 2023.
 Nowa Brzeźnica – Uchwałą 305/LV/2023 Rada Gminy Nowa Brzeźnica zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Nowa Brzeźnica. Wójt gminy określił termin przeprowadzenia tych konsultacji w dniach od 14 do 23 marca 2023. Nowa Brzeźnica utraciła prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim.
 Odrzywół – Gmina wystąpi o przywrócenie praw miejskich Odrzywołu. Inicjatywa powstała na mocy apelu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego. Podczas XXXIV sesji Rada Gminy Odrzywół podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Odrzywół statusu miasta. Odrzywół prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 10 lutego do 15 marca 2023 (termin przedłużono ze względu na opóźnione wydanie uchwały). W konsultacjach uczestniczyło 320 z 3039 mieszkańców gminy, tj. 10,53% uprawnionych. Oddano 317 ważnych głosów, z czego 314 za nadaniem statusu miasta (99,05%) oraz 3 głosy przeciwne (0,95%). W Odrzywole na 877 osób uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 236 osób (26,9%). Oddano 234 ważne głosy, w tym: 231 popierających (98,72%) oraz 3 przeciwne (1,28%).
 Osieck – Na sesji 2 lutego 2023 Rada Gminy Osieck podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Osieck w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Osieck. Przyczyną  inicjatywy było masowe pismo wojewody Konstantego Radziwiłła do władz gmin województwa mazowieckiego o ubieganie się o przywrócenie praw miejskich w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego. Osieck utracił prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 14 lutego do 3 marca 2023. W konsultacjach udział wzięło 337 z 3716 uprawnionych do głosowania (frekwencja 9,07%). Oddano 315 ważnych głosów, z czego 218 popierających (69,21% ważnych głosów), 89 głosów przeciwnych (28,25%) i 8 wstrzymujących się. W Osiecku uprawnionych do udziału w konsultacjach były 1103 osoby. Oddano 238 głosów (frekwencja 21,58%), z czego 226 to głosy ważne. 182 mieszkańców miejscowości poparło inicjatywę nadania Osieckowi statusu miasta (80,53%), 42 osoby były przeciw (18,58%), a dwie osoby wstrzymały się.
 Osjaków – W styczniu 2023 w Osjakowie ruszyła procedura zmierzająca do odzyskania praw miejskich dla Osjakowa, które posiadał w latach 1446–1793. 20 stycznia 2023 Rada Gminy Osjaków podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie. Termin konsultacji: od 23 lutego do 15 marca 2023.
 Parzęczew – 11 stycznia 2023 Rada Gminy przyjęła uchwałę dotyczącą wszczęcia procedury związanej z przywróceniem Parzęczewowi  praw miejskich utraconych w 1870 roku ukazem carskim. Konsultacje odbędą się w terminie od 27 stycznia 2023 do 12 lutego 2023. W całej gmnie Parzęczew w konsultacjach wzięło udział 1289 osób (30,67% ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 4203), w tym 11 głosów nieważnych. Za statusem miasta opowiedziało się 1020 osób (79,13%), przeciw 172 (13,34%), a 86 osób się wstrzymało (6,67%). W samym Parzęczewie w konsultacjach wzięło udział 210 osób (87,14% ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 744); wszystkie głosy były ważne. Za statusem miasta opowiedziały się 183 osoby (87,14%), przeciw 24 (11,43%) a 3 osoby się wstrzymały (1,43%).
 Piszczac – 25 stycznia 2023 Rada Gminy Piszczac przegłosowała uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odzyskania utraconych w 1870 roku ukazem carskim praw miejskich dla Piszczaca. Termin konsultacji: od 13 lutego do 12 marca 2023.
 Przerośl – Pod koniec 2022 roku wojewoda podlaski sondował zainteresowanie wójtów pięciu miast Suwalszczyzny, które utraciły prawa miejskie w 1870 roku notorycznym ukazem carskim (Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Raczki i Wiżajny). Wójt Przerośli Marcin Brzozowski poważnie rozważa sprawę, zbierając informacje o dofinansowaniu obszarów wiejskich z programów urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Od tego zależeć będzie, czy projekt odzyskania statusu miasta wypadnie korzystnie dla gminy.
 Przyrów – W Przyrowie  trwają konsultacje w sprawie przywróceniu jej praw miejskich utraconych w 1870 roku ukazem carskim. Konsultacje miały trwać do końca stycznia 2023, lecz 31 stycznia 2023 ogłoszono przedłużenie konsultacji do 12 lutego 2023. W całej gmnie Przyrów w konsultacjach wzięło udział 819 osób (25,77 % ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 3178), w tym 731 głosów ważnych. Za statusem miasta opowiedziało się 566 osób (77,43%), przeciw 124 (16,96%), a 41 osób się wstrzymało (5,61%). W samym Przyrowie  w konsultacjach wzięło udział 345 osób (34,92 % ogółu uprawnionych do głosowania, czyli 988), w tym 321 głosów ważnych. Za statusem miasta opowiedziało się 236 osób (73,52%), przeciw 74 (23,05%) a 11 osób się wstrzymało (3,43%). 
 Przytyk – W Przytyku niedługo mają rozpocząć się konsultacje społeczne w sprawie przywrócenia Przytykowi praw miejskich, o czym ma zadecydować na lutowej sesji Rada Gminy. Inicjatywa powstała na mocy apelu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego. Podczas sesji w dniu 3 lutego 2023 Rada Gminy Przytyk podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Przytyk w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Przytyk, określając termin ich przeprowadzenia na dni 1–10 marca 2023. Przytyk utracił prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim. W konsultacjach uczestniczyło 510 z 5714 mieszkańców gminy (frekwencja 8,93%). Oddano 492 ważne i 18 nieważnych głosów. Wśród głosów ważnych: 411 to głosy popierające (83,54%), a 64 to głosy przeciwne (13,01%). W Przytyku uprawnionych do głosowania było 718 mieszkańców miejscowości. Udział w konsultacjach wzięły 73 osoby (10,17%), z czego 69 oddało głosy aprobujące (94,52%), a 4 były przeciwne (5,48%).
 Puchaczów – Podczas LVII sesji Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Puchaczów w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Puchaczów. Puchaczów utracił prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 18 lutego do 19 marca 2023.
 Raczki – Pod koniec 2022 roku wojewoda podlaski sondował zainteresowanie wójtów pięciu miast Suwalszczyzny, które utraciły prawa miejskie w 1870 roku notorycznym ukazem carskim (Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Raczki i Wiżajny). Wójt Raczek Andrzej Szymulewski podchodzi do sprawy bardzo ostrożnie, obawiając się o koszta związane z wymianą umów, tablic, pieczątek i herbu, oraz że "część osób może się też śmiać, iż Raczki stały się miastem, a jeszcze wiele rzeczy nam brakuje".
 Raków – W styczniu 2023 premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły ukazem carskim za udział w powstaniu. W związku z tym, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pismo do włodarzy Rakowa, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań. Według Koniusza procedura będzie bardzo szybko wyegzekwowana, w ciągu kilku miesięcy. Wójt Rakowa podszedł do sprawy sceptycznie, tłumacząc że mieszkańcy są do kwestii praw miejskich krytycznie nastawieni (mimo, że nie przeprowadzono konsultacji społecznych). 8 lutego 2023 wójt Damian Szpak przekazał, że gmina nie będzie czynić starań w kierunku odzyskania praw miejskich "ze względu na niechęć do tego pomysłu mieszkańców" oraz "że wymagałoby to pewnych przygotowań, których w najbliższym czasie samorząd nie będzie podejmował". Na ostatniej sesji gminy radni nie wyrazili zainteresowania, choć "być może w przyszłości takie będzie", informuje sekretarz gminy Dominik Stawiarz.
 Rogowo – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wytypowało sześć wsi w kujawsko-pomorskim, które mogą odzyskać utracone w 1934 roku prawa miejskie, w tym Rogowo. Zarówno wójt, jak i Rada Gminy do tematu przywrócenia miejscowości praw miejskich podchodzą ostrożnie; w pierwszej kolejności zamierzają zgromadzić szczegółowe informacje na temat korzyści i minusów, które może przynieść zmiana, a następnie przeprowadzić konsultacje społeczne.
 Rychtal – Na LVI sesji Rada Gminy Rychtal podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rychtal w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal. Rychtal był miastem do roku 1934, a status miasta utracił na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934. Termin konsultacji: od 13 do 28 lutego 2023. W konsultacjach udział wzięło 623 z 3699 mieszkańców gminy (16,84%), którzy oddali 610 ważnych i 13 nieważnych głosów. Za nadaniem statusu miasta oddano 537 głosów (88,03%), przeciw było 52 głosujących (8,52%), a 21 wstrzymało się (3,44%). W Rychtalu frekwencja wyniosła 27,04% (głosowało 358 osób z 1324 uprawnionych). Pozytywnie opowiedziało się 319 głosujących (89,11%), 32 osoby były przeciw 8,94%), a 7 nie miało zdania (1,96%).
 Secemin – W styczniu 2023 premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły ukazem carskim za udział w powstaniu. W związku z tym, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pismo do włodarzy Secemina, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań. Według Koniusza procedura będzie bardzo szybko wyegzekwowana, w ciągu kilku miesięcy. Według wójta Secemina sprawę poruszono na styczniowej sesji rady gminy, a która to inicjalnie nie wywołała entuzjazmu i wymaga analizy zysków i strat, mimo że Secemin spełnia wszystkie wymogi bycia miastem.
 Sieciechów – Uchwałą LVII/322/23 Rada Gminy Sieciechów zdecydowała o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych w sprawie o przywrócenie Sieciechowowi utraconych w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji: od 9 do 28 lutego 2023. Podczas LIX sesji rady gminy przedstawiono wyniki przeprowadzonych konsultacji: uprawnionych do głosowania były 3192 osoby. W głosowaniu udział wzięło 381 mieszkańców gminy (frekwencja 11,93%), którzy oddali 373 ważne głosy. Za nadaniem statusu miasta oddano 162 głosy (43,43% ważnych głosów), 198 głosów było przeciwnych (53,08%), a 13 osób wstrzymało się. W Sieciechowie na 452 uprawnione do głosowania osoby, głos oddało 121 mieszkańców miejscowości (26,76%), z czego 119 głosów było ważnych. Z tej liczby było 111 głosów za (93,27% ważnych głosów), 5 przeciw, a 3 osoby wstrzymały się. Podczas LX nadzwyczajnej sesji 10 marca 2023 rada gminy głosami większości radnych zdecydowała, że nie wystąpi z wnioskiem o nadanie statusu miasta dla miejscowości Sieciechów. Za podjęciem uchwały głosowało sześcioro radnych, ośmioro było przeciwnych, a jedna radna się wstrzymała.
 Siennica – Na podstawie uchwały LIV.0007.448/2023 Rady Gminy Siennica, w terminie 20 lutego–3 marca 2023 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Siennica. Siennica utraciła prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim. Termin konsultacji od 20 lutego do 3 marca 2023. W gminie Siennica ważny głos oddało 604 mieszkańców, z czego 68,38% opowiedziało się za nadaniem Siennicy statusu miasta. W Siennicy głos oddało 320 mieszkańców miejscowości, z czego 60,31% było głosami popierającymi.
 Sienno – 27 lutego 2023, podczas nadzwyczajnej sesji, Rada Gminy Sienno podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sienno w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sienno. Termin konsultacji: od 16 do 27 marca 2023. Sienno utraciło prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim.
 Sobków – W styczniu 2023 premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły ukazem carskim za udział w powstaniu. W związku z tym, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pismo do włodarzy Sobkowa, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań. Według Koniusza procedura będzie bardzo szybko wyegzekwowana, w ciągu kilku miesięcy. Wójt Sobkowa Tomasz Chaja zaznaczył konieczność wykonania rachunku zysków i strat, głównie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 8 lutego 2023 wójt dookreślił: "Nie planowałem w tej kadencji rozpoczynać tej procedury, ponieważ najpierw chciałem przygotować gminę pod względem inwestycji, ale chyba podejmę decyzję wcześniej". Oficjalne stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane 19 lutego podczas uroczystości upamiętniających 160. rocznicę powstania styczniowego.
 Sosnowica – Na początku marca 2023 ujawniono, że w ramach kampanii werbującej samorządy gmin do odzyskania praw miejskich utraconych po powstaniu styczniowym jedną z gmin, z którą kontaktował się wojewoda lubelski, była Sosnowica, mimo że prawa miejskie utraciła przed powstaniem styczniowym (dokładnie 16 lipca 1822). W załączonej do pisma wojewody tabeli wskazano zaś, że odzyskanie statusu miasta dla Sosnowicy jest "nieprawdopodobne", w związku z czym samorząd Sosnowicy nie wszczyna obecnie procedury inicjującej nadanie statusu miasta, choć "nie jest powiedziane, że w przyszłości", powiedział sekretarz gminy Kamil Deryło.
 Stężyca – W Stężycy do 16 stycznia 2023 trwały konsultacje w sprawie przywróceniu jej praw miejskich utraconych w 1870 roku ukazem carskim. W konsultacjach wzięło udział 428 osób, czyli 10,4% mieszkańców. 157 osób zagłosowało za odzyskaniem praw miejskich, 240 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że gmina rezygnuje z dalszych starań o przywrócenie statusu miasta.
 Strzeleczki – Zarządzeniem nr 7/23 wójt gminy określił termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki na dni 10–31 stycznia 2023. W konsultacjach udział wzięło 325 osób, spośród 6003 mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania (frekwencja 5,41%). Oddano 322 ważne głosy, z czego 268 było za (83,2% ważnie oddanych głosów), 42 "przeciw", a 12 głosów było wstrzymujących się. Podczas sesji 16 marca 2023 Rada Gminy Strzeleczki podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Strzeleczki.
 Tarłów – W styczniu 2023 premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły ukazem carskim za udział w powstaniu. W związku z tym, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pismo do włodarzy Tarłowa, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań. Wójt Tarłowa, Tomasz Kamiński, oznajmił, że zarówno on jak i radni są jak najbardziej za przywróceniem praw miejskich Tarłowowi, i że w najbliższym czasie będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami: "Musimy dotrzeć do każdego, tak aby mieszkańcy byli świadomi tego co się łączy z nadaniem praw miejskich. [...] Chcemy, aby to było odebrane pozytywnie, a nie że na siłę uszczęśliwiamy mieszkańców". Później oświadczono jednak, że nie wiadomo, czy starania się odbędą, ponieważ mieszkańcy nie są do końca przekonani. Mimo to, władze będą organizować spotkania uświadamiające, choć wolałyby żeby powstał komitet i wystąpił z taką inicjatywą, żeby przypadkiem mieszkańcy nie odebrali tego, "że wójt chce zostać burmistrzem".
 Turobin – Po nieudanej próbie w 2022 roku, Rada Gminy Turobin, na podstawie uchwały LIV/322/2022, zaplanowała kolejne konsultacje w sprawie przywrócenia Turobinowi statusu miasta, a konsultacje w tej sprawie potrwają do 16 stycznia 2023. Wyniki konsultacji w sołectwie Turobin (727 uprawnionych osób do głosowania): 55 głosów za (86 %), a 10 głosów przeciw (13%). W gminie Turobin (5003 uprawnionych osób do głosowania): 206 głosów za (67%), a 98 głosów przeciw (32%).
 Waśniów – W styczniu 2023 premier Mateusz Morawiecki, w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego, wystąpił z inicjatywą przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły ukazem carskim za udział w powstaniu. W związku z tym, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wysłał pismo do włodarzy Waśniowa, zachęcając ich do podjęcia odpowiednich starań. Według Koniusza procedura będzie bardzo szybko wyegzekwowana, w ciągu kilku miesięcy. 15 lutego 2023 poinformowano, że na zaproszenie odpowiedziano pozytywnie i że samorząd zamierza się starać o przywrócenie statusu miasta. Jak się jednak okazało, władze gminy liczą na obejście wymogu konsultacji. Sekretarz gminy Joanna Zajączkowska powiedziała, że "wójt Krzysztof Gajewski był na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą i usłyszał, że być może przywrócenie praw miejskich tym miejscowościom, które straciły je po powstaniu styczniowym, nastąpi "odgórnie", bez wymaganych procedur".
 Wąwolnica – 15 stycznia 2023 gmina oznajmiła, że rozpoczyna proces odzyskania praw miejskich utraconych ukazem carskim w 1870 roku i że przygotowuje się do konsultacji społecznych. Procedurę wszczęto dzięki zachętom władz wojewódzkich w związku z 160. rocznicą powstania styczniowego.
 Władysławów – 8 marca 2023 ujawniono, że tydzień wcześniej na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego do Poznania przyjechali przedstawiciele samorządów Władysławowa (wójt Elżbieta Klanowska) i Brudzewa (sekretarz Tomasz Józefowicz), które rozważają rozpoczęcie procedury odzyskanie praw miejskich. Krokiem pierwszym do odzyskania praw miejskich będą konsultacje społeczne. Ponieważ odpowiednia dokumentacja musiałaby być przygotowana do końca marca aby odzyskanie praw miejskich mogło wejść w rachubę od 1 stycznia 2024, z miejsca późnego podejścia do sprawy wójtowie Brudzewa i Władysławowa termin ten oceniają jako "raczej nierealny". Natomiast w grę wchodzi złożenie wniosku do wojewody do końca marca 2024 i odzyskanie statusu miasta w styczniu 2025. Władysławów prawa miejskie utracił w 1870 roku ukazem carskim, po czym je odzyskał w 1919 roku w związku z niepodległością Polski; drugi raz status miasta utracił na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934.
 Zaniemyśl – 2 marca 2023 reprezentacja Gminy Zaniemyśl uczestniczyła na spotkaniu informacyjnym z wojewodą welkopolskim Michałem Zielińskim i samorządowcami siedmiu gmin, które rozważają starania o odzyskanie praw miejskich w ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii werbunkowej. Celem spotkania było udostępnienie pomocy gminom w przejściu przez niezbędne procedury. Według Zieleńskiego "prawa miejskie to nie tylko zmiana wizerunkowa, akt administracyjny i inne niż wcześniej postrzeganie miejscowości, ale też szansa na rozwój, dostęp do szerokiej oferty programów kierowanych do obszarów miejskich i rozbudowa infrastruktury". Zaniemyśl prawa miejskie posiadał w latach 1742–1934, a status miasta utracił na skutek reformy gminnej z lat 1933–1934. Status miasta przywróciły mu władze okupacyjne w 1940 roku, które jednak utracił po raz drugi w 1948 roku.
 Żarnów – Podczas sesji 17 marca 2023 Rada Gminy Żarnów podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Żarnów statusu miasta. Termin konsultacji: od 18 do 28 marca 2023. Żarnów utracił prawa miejskie w 1870 roku ukazem carskim.

Odbieranie statusu miasta 
Odbieranie statusu miasta w Polsce, będące dawniej dość częstym zjawiskiem, nie jest praktykowane od lat 70. XX wieku.

Ostatnimi miejscowościami pozbawionymi statusu miasta były: 1 stycznia 1972 – Boleszkowice, oraz 1 stycznia 1973 – Lędyczek, Miasteczko Krajeńskie i Sulmierzyce (Sulmierzycom status miasta przywrócono na skutek protestów po 11 miesiącach, a Miasteczku Krajeńskiemu dokładnie 50 lat później).

Inkorporacje, czyli włączanie miast do sąsiednich większych miast (pozbawienie odrębności) praktykowane było do 1977 roku. Ostatnimi miastami zniesionymi w ten sposób były: 1 stycznia 1977 – Chodaków, 1 lutego 1977 – Jeleń, Sławków, Wojkowice i Ząbkowice, oraz 1 sierpnia 1977 – Ursus (Sławków i Wojkowice zostały odtąd restytuowane). Wyjątkowo inkorporacja odbyła się w 2002 roku w przypadku Wesołej (por. Miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich).

Podstawy prawne 
 Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ()
 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ()

Zobacz też 
 Prawa miejskie
 Miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich

Przypisy 

Miasta w Polsce
Listy miejscowości